|-
|(55001)||2001 QW18|| align=right|14,6|| align=right|3,242|| align=right|0,133|| align=right|1,62|| align=right|5,836||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55002)||2001 QF19|| align=right|14,6|| align=right|2,880|| align=right|0,044|| align=right|1,25|| align=right|4,886||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55003)||2001 QV21|| align=right|13,6|| align=right|2,998|| align=right|0,111|| align=right|11,09|| align=right|5,190||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55004)||2001 QT22|| align=right|14,0|| align=right|2,902|| align=right|0,095|| align=right|3,33|| align=right|4,944||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55005)||2001 QQ23|| align=right|15,2|| align=right|2,392|| align=right|0,201|| align=right|1,58|| align=right|3,699||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55006)||2001 QZ24|| align=right|13,7|| align=right|3,159|| align=right|0,204|| align=right|17,13|| align=right|5,613||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55007)||2001 QC26|| align=right|14,3|| align=right|3,173|| align=right|0,150|| align=right|6,21|| align=right|5,651||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55008)||2001 QW26|| align=right|15,0|| align=right|3,042|| align=right|0,154|| align=right|1,20|| align=right|5,304||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55009)||2001 QZ26|| align=right|15,1|| align=right|2,590|| align=right|0,168|| align=right|1,63|| align=right|4,167||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55010)||2001 QD27|| align=right|15,2|| align=right|2,453|| align=right|0,158|| align=right|2,45|| align=right|3,840||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55011)||2001 QV29|| align=right|14,3|| align=right|2,894|| align=right|0,075|| align=right|3,26|| align=right|4,921||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55012)||2001 QG30|| align=right|13,2|| align=right|2,987|| align=right|0,113|| align=right|10,96|| align=right|5,161||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55013)||2001 QB31|| align=right|14,4|| align=right|2,565|| align=right|0,069|| align=right|3,08|| align=right|4,106||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55014)||2001 QC31|| align=right|13,8|| align=right|2,565|| align=right|0,107|| align=right|13,48|| align=right|4,106||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55015)||2001 QQ31|| align=right|13,8|| align=right|2,630|| align=right|0,199|| align=right|7,39|| align=right|4,264||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55016)||2001 QE32|| align=right|13,7|| align=right|2,603|| align=right|0,133|| align=right|7,54|| align=right|4,199||MBA||17. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55017)||2001 QH32|| align=right|14,8|| align=right|3,121|| align=right|0,065|| align=right|12,13|| align=right|5,513||MBA||17. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55018)||2001 QH33|| align=right|13,8|| align=right|2,555|| align=right|0,243|| align=right|12,98|| align=right|4,084||MBA||16. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(55019)||2001 QO34|| align=right|15,8|| align=right|2,625|| align=right|0,156|| align=right|0,92|| align=right|4,252||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55020)||2001 QS34|| align=right|15,8|| align=right|2,780|| align=right|0,106|| align=right|2,79|| align=right|4,636||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55021)||2001 QK38|| align=right|14,1|| align=right|2,723|| align=right|0,272|| align=right|10,38|| align=right|4,494||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55022)||2001 QQ38|| align=right|15,9|| align=right|2,442|| align=right|0,170|| align=right|2,47|| align=right|3,815||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55023)||2001 QV38|| align=right|15,0|| align=right|2,446|| align=right|0,141|| align=right|7,07|| align=right|3,824||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55024)||2001 QB40|| align=right|15,3|| align=right|2,721|| align=right|0,048|| align=right|1,81|| align=right|4,488||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55025)||2001 QF40|| align=right|15,2|| align=right|2,905|| align=right|0,080|| align=right|1,74|| align=right|4,951||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55026)||2001 QG41|| align=right|15,5|| align=right|2,374|| align=right|0,158|| align=right|1,95|| align=right|3,657||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55027)||2001 QL42|| align=right|14,3|| align=right|3,097|| align=right|0,155|| align=right|1,37|| align=right|5,449||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55028)||2001 QO42|| align=right|15,0|| align=right|3,010|| align=right|0,114|| align=right|2,57|| align=right|5,222||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55029)||2001 QN45|| align=right|14,5|| align=right|3,067|| align=right|0,034|| align=right|2,29|| align=right|5,371||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55030)||2001 QP45|| align=right|14,4|| align=right|2,961|| align=right|0,068|| align=right|12,62|| align=right|5,094||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55031)||2001 QJ47|| align=right|15,9|| align=right|2,431|| align=right|0,140|| align=right|2,15|| align=right|3,790||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55032)||2001 QX47|| align=right|16,9|| align=right|2,413|| align=right|0,111|| align=right|0,90|| align=right|3,748||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55033)||2001 QT48|| align=right|15,1|| align=right|2,788|| align=right|0,003|| align=right|2,05|| align=right|4,654||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55034)||2001 QA49|| align=right|16,0|| align=right|2,395|| align=right|0,181|| align=right|2,46|| align=right|3,707||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55035)||2001 QP51|| align=right|13,5|| align=right|2,987|| align=right|0,108|| align=right|12,04|| align=right|5,162||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55036)||2001 QQ51|| align=right|15,1|| align=right|2,650|| align=right|0,211|| align=right|3,37|| align=right|4,313||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55037)||2001 QT51|| align=right|13,8|| align=right|3,158|| align=right|0,143|| align=right|13,40|| align=right|5,612||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55038)||2001 QP52|| align=right|15,4|| align=right|2,373|| align=right|0,106|| align=right|5,81|| align=right|3,654||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55039)||2001 QK54|| align=right|14,7|| align=right|2,615|| align=right|0,126|| align=right|13,75|| align=right|4,228||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55040)||2001 QE56|| align=right|15,4|| align=right|2,472|| align=right|0,057|| align=right|3,88|| align=right|3,887||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55041)||2001 QD57|| align=right|14,9|| align=right|2,405|| align=right|0,150|| align=right|4,60|| align=right|3,728||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55042)||2001 QX58|| align=right|14,3|| align=right|2,660|| align=right|0,246|| align=right|5,95|| align=right|4,339||MBA||17. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55043)||2001 QL59|| align=right|14,6|| align=right|2,379|| align=right|0,303|| align=right|5,23|| align=right|3,668||MBA||18. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55044)||2001 QZ59|| align=right|16,0|| align=right|2,709|| align=right|0,078|| align=right|1,06|| align=right|4,459||MBA||18. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55045)||2001 QH62|| align=right|14,8|| align=right|2,587|| align=right|0,125|| align=right|2,57|| align=right|4,159||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55046)||2001 QQ64|| align=right|14,9|| align=right|2,809|| align=right|0,094|| align=right|2,36|| align=right|4,707||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55047)||2001 QX65|| align=right|14,7|| align=right|3,050|| align=right|0,153|| align=right|5,73|| align=right|5,325||MBA||17. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55048)||2001 QK66|| align=right|15,7|| align=right|2,220|| align=right|0,097|| align=right|2,86|| align=right|3,306||MBA||17. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55049)||2001 QJ67|| align=right|13,9|| align=right|2,639|| align=right|0,162|| align=right|12,73|| align=right|4,286||MBA||18. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55050)||2001 QU67|| align=right|15,9|| align=right|2,243|| align=right|0,087|| align=right|4,08|| align=right|3,358||MBA||19. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55051)||2001 QT68|| align=right|14,0|| align=right|2,810|| align=right|0,129|| align=right|1,62|| align=right|4,710||MBA||20. srpna 2001||Oakley||C. Wolfe
|-
|(55052)||2001 QU68|| align=right|13,8|| align=right|3,080|| align=right|0,257|| align=right|9,00|| align=right|5,406||MBA||20. srpna 2001||Oakley||C. Wolfe
|-
|(55053)||2001 QV68|| align=right|14,4|| align=right|2,699|| align=right|0,151|| align=right|4,96|| align=right|4,433||MBA||20. srpna 2001||Oakley||C. Wolfe
|-
|(55054)||2001 QH69|| align=right|16,6|| align=right|2,233|| align=right|0,133|| align=right|4,83|| align=right|3,335||MBA||17. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55055)||2001 QR69|| align=right|15,1|| align=right|2,728|| align=right|0,178|| align=right|3,92|| align=right|4,504||MBA||17. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55056)||2001 QU69|| align=right|14,1|| align=right|2,580|| align=right|0,109|| align=right|14,45|| align=right|4,143||MBA||17. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55057)||2001 QJ70|| align=right|13,7|| align=right|3,213|| align=right|0,090|| align=right|11,22|| align=right|5,758||MBA||17. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55058)||2001 QC73|| align=right|15,2|| align=right|2,348|| align=right|0,262|| align=right|23,58|| align=right|3,598||MBA||19. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55059)||2001 QG73|| align=right|12,3|| align=right|3,136|| align=right|0,103|| align=right|24,07|| align=right|5,552||MBA||19. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55060)||2001 QM73|| align=right|10,7|| align=right|5,119|| align=right|0,046|| align=right|26,58|| align=right|11,59||JUT||19. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55061)||2001 QK74|| align=right|14,3|| align=right|2,540|| align=right|0,020|| align=right|2,42|| align=right|4,048||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55062)||2001 QU77|| align=right|13,8|| align=right|2,794|| align=right|0,203|| align=right|7,90|| align=right|4,669||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55063)||2001 QS78|| align=right|14,1|| align=right|2,685|| align=right|0,196|| align=right|12,46|| align=right|4,400||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55064)||2001 QP80|| align=right|13,6|| align=right|3,070|| align=right|0,097|| align=right|8,50|| align=right|5,379||MBA||17. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55065)||2001 QY80|| align=right|14,9|| align=right|2,278|| align=right|0,132|| align=right|5,07|| align=right|3,437||MBA||17. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55066)||2001 QF81|| align=right|14,2|| align=right|2,567|| align=right|0,118|| align=right|8,03|| align=right|4,111||MBA||17. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55067)||2001 QQ81|| align=right|14,9|| align=right|2,564|| align=right|0,167|| align=right|6,86|| align=right|4,104||MBA||17. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55068)||2001 QX83|| align=right|13,2|| align=right|3,269|| align=right|0,215|| align=right|20,54|| align=right|5,911||MBA||17. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55069)||2001 QR85|| align=right|14,5|| align=right|2,745|| align=right|0,040|| align=right|4,27|| align=right|4,546||MBA||20. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55070)||2001 QZ85|| align=right|15,1|| align=right|2,607|| align=right|0,120|| align=right|2,79|| align=right|4,209||MBA||22. srpna 2001||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(55071)||2001 QE86|| align=right|13,1|| align=right|3,154|| align=right|0,169|| align=right|19,23|| align=right|5,602||MBA||18. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(55072)||2001 QK89|| align=right|13,9|| align=right|2,869|| align=right|0,197|| align=right|14,58|| align=right|4,858||MBA||16. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(55073)||2001 QY92|| align=right|13,0|| align=right|2,754|| align=right|0,188|| align=right|14,98|| align=right|4,569||MBA||22. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55074)||2001 QH93|| align=right|14,0|| align=right|3,111|| align=right|0,073|| align=right|13,93|| align=right|5,487||MBA||22. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55075)||2001 QP96|| align=right|15,0|| align=right|2,273|| align=right|0,129|| align=right|7,58|| align=right|3,427||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55076)||2001 QQ96|| align=right|14,4|| align=right|2,601|| align=right|0,155|| align=right|13,66|| align=right|4,193||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55077)||2001 QP98|| align=right|14,6|| align=right|3,064|| align=right|0,249|| align=right|11,70|| align=right|5,364||MBA||19. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55078)||2001 QB101|| align=right|14,2|| align=right|2,569|| align=right|0,184|| align=right|13,58|| align=right|4,118||MBA||20. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(55079)||2001 QM103|| align=right|15,5|| align=right|2,324|| align=right|0,096|| align=right|4,18|| align=right|3,543||MBA||19. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55080)||2001 QM104|| align=right|14,1|| align=right|2,764|| align=right|0,157|| align=right|9,60|| align=right|4,593||MBA||21. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55081)||2001 QP109|| align=right|15,8|| align=right|2,566|| align=right|0,196|| align=right|6,43|| align=right|4,111||MBA||21. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(55082) Xlendi||2001 QJ110|| align=right|15,9|| align=right|2,329|| align=right|0,069|| align=right|4,56|| align=right|3,553||MBA||25. srpna 2001||Kleť||J. Tichá; M. Tichý
|-
|(55083)||2001 QV110|| align=right|14,3|| align=right|2,991|| align=right|0,097|| align=right|7,72|| align=right|5,172||MBA||24. srpna 2001||Ondřejov||P. Kušnirák; P. Pravec
|-
|(55084)||2001 QE115|| align=right|14,3|| align=right|3,067|| align=right|0,047|| align=right|9,61|| align=right|5,371||MBA||17. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55085)||2001 QL115|| align=right|15,1|| align=right|2,359|| align=right|0,050|| align=right|5,92|| align=right|3,623||MBA||17. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55086)||2001 QQ117|| align=right|14,0|| align=right|2,572|| align=right|0,172|| align=right|6,73|| align=right|4,125||MBA||17. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55087)||2001 QB120|| align=right|14,2|| align=right|2,388|| align=right|0,189|| align=right|8,16|| align=right|3,689||MBA||18. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55088)||2001 QV120|| align=right|14,7|| align=right|2,800|| align=right|0,054|| align=right|5,34|| align=right|4,685||MBA||19. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55089)||2001 QD121|| align=right|14,2|| align=right|2,557|| align=right|0,229|| align=right|4,23|| align=right|4,087||MBA||19. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55090)||2001 QX121|| align=right|15,6|| align=right|2,436|| align=right|0,116|| align=right|7,05|| align=right|3,801||MBA||19. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55091)||2001 QT122|| align=right|15,0|| align=right|3,039|| align=right|0,098|| align=right|3,60|| align=right|5,298||MBA||19. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55092)||2001 QO123|| align=right|15,7|| align=right|2,155|| align=right|0,082|| align=right|3,18|| align=right|3,163||MBA||19. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55093)||2001 QZ123|| align=right|15,5|| align=right|2,369|| align=right|0,103|| align=right|6,10|| align=right|3,646||MBA||19. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55094)||2001 QS127|| align=right|14,3|| align=right|2,697|| align=right|0,152|| align=right|10,78|| align=right|4,428||MBA||20. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55095)||2001 QZ129|| align=right|15,0|| align=right|2,995|| align=right|0,152|| align=right|4,90|| align=right|5,183||MBA||20. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55096)||2001 QB132|| align=right|15,5|| align=right|2,323|| align=right|0,058|| align=right|6,08|| align=right|3,540||MBA||20. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55097)||2001 QT132|| align=right|13,7|| align=right|3,007|| align=right|0,102|| align=right|11,23|| align=right|5,214||MBA||20. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55098)||2001 QS133|| align=right|14,1|| align=right|3,053|| align=right|0,079|| align=right|14,74|| align=right|5,334||MBA||21. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55099)||2001 QK137|| align=right|13,3|| align=right|3,160|| align=right|0,108|| align=right|9,83|| align=right|5,617||MBA||22. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55100)||2001 QM137|| align=right|13,8|| align=right|2,845|| align=right|0,211|| align=right|17,97|| align=right|4,798||MBA||22. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55101)||2001 QW137|| align=right|14,8|| align=right|2,690|| align=right|0,261|| align=right|13,63|| align=right|4,411||MBA||22. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55102)||2001 QX137|| align=right|14,8|| align=right|2,263|| align=right|0,058|| align=right|6,85|| align=right|3,405||MBA||22. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55103)||2001 QE138|| align=right|13,2|| align=right|2,366|| align=right|0,061|| align=right|6,60|| align=right|3,638||MBA||22. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55104)||2001 QU138|| align=right|14,2|| align=right|2,657|| align=right|0,225|| align=right|11,43|| align=right|4,331||MBA||22. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55105)||2001 QN139|| align=right|13,9|| align=right|2,441|| align=right|0,134|| align=right|8,74|| align=right|3,814||MBA||22. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55106)||2001 QR141|| align=right|14,8|| align=right|2,945|| align=right|0,076|| align=right|3,28|| align=right|5,054||MBA||24. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55107)||2001 QS141|| align=right|14,8|| align=right|3,184|| align=right|0,159|| align=right|2,42|| align=right|5,681||MBA||24. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55108) Beamueller||2001 QU142|| align=right|14,2|| align=right|3,014|| align=right|0,104|| align=right|10,70|| align=right|5,231||MBA||24. srpna 2001||Goodricke-Pigott||R. Tucker
|-
|(55109)||2001 QL145|| align=right|14,9|| align=right|2,973|| align=right|0,104|| align=right|12,75|| align=right|5,126||MBA||24. srpna 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(55110)||2001 QF146|| align=right|14,9|| align=right|3,009|| align=right|0,122|| align=right|10,28|| align=right|5,219||MBA||25. srpna 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(55111)||2001 QD152|| align=right|14,0|| align=right|2,586|| align=right|0,159|| align=right|30,64|| align=right|4,158||MBA||26. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55112) Mariangela||2001 QQ153|| align=right|13,3|| align=right|2,975|| align=right|0,119|| align=right|10,58|| align=right|5,130||MBA||28. srpna 2001||Piera||J. Guarro i Flo
|-
|(55113)||2001 QD158|| align=right|15,3|| align=right|2,885|| align=right|0,077|| align=right|1,04|| align=right|4,900||MBA||23. srpna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(55114)||2001 QD160|| align=right|14,9|| align=right|2,882|| align=right|0,071|| align=right|1,56|| align=right|4,893||MBA||23. srpna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(55115)||2001 QQ162|| align=right|15,5|| align=right|3,028|| align=right|0,038|| align=right|1,93|| align=right|5,269||MBA||23. srpna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(55116)||2001 QU165|| align=right|15,3|| align=right|2,770|| align=right|0,055|| align=right|6,76|| align=right|4,611||MBA||24. srpna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(55117)||2001 QW165|| align=right|15,3|| align=right|2,549|| align=right|0,170|| align=right|5,76|| align=right|4,068||MBA||24. srpna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(55118)||2001 QC166|| align=right|15,5|| align=right|2,328|| align=right|0,091|| align=right|5,71|| align=right|3,551||MBA||24. srpna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(55119)||2001 QM167|| align=right|15,0|| align=right|2,745|| align=right|0,144|| align=right|7,30|| align=right|4,547||MBA||24. srpna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(55120)||2001 QP168|| align=right|14,4|| align=right|3,024|| align=right|0,095|| align=right|10,03|| align=right|5,257||MBA||25. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(55121)||2001 QU168|| align=right|15,4|| align=right|2,304|| align=right|0,105|| align=right|7,75|| align=right|3,496||MBA||26. srpna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(55122)||2001 QW169|| align=right|14,9|| align=right|2,778|| align=right|0,078|| align=right|3,73|| align=right|4,629||MBA||22. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55123)||2001 QL170|| align=right|13,4|| align=right|3,141|| align=right|0,143|| align=right|18,20|| align=right|5,565||MBA||23. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55124)||2001 QU170|| align=right|15,4|| align=right|2,866|| align=right|0,071|| align=right|0,96|| align=right|4,852||MBA||24. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55125)||2001 QD173|| align=right|14,6|| align=right|2,525|| align=right|0,127|| align=right|11,72|| align=right|4,013||MBA||25. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55126)||2001 QQ174|| align=right|15,5|| align=right|2,650|| align=right|0,186|| align=right|2,56|| align=right|4,314||MBA||27. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55127)||2001 QZ174|| align=right|15,5|| align=right|2,712|| align=right|0,056|| align=right|3,16|| align=right|4,465||MBA||21. srpna 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(55128)||2001 QH177|| align=right|15,6|| align=right|2,387|| align=right|0,119|| align=right|6,44|| align=right|3,687||MBA||21. srpna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(55129)||2001 QZ177|| align=right|14,4|| align=right|2,650|| align=right|0,208|| align=right|10,65|| align=right|4,314||MBA||26. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(55130)||2001 QR179|| align=right|14,8|| align=right|2,772|| align=right|0,014|| align=right|3,77|| align=right|4,614||MBA||25. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(55131)||2001 QY180|| align=right|15,5|| align=right|2,575|| align=right|0,099|| align=right|3,85|| align=right|4,131||MBA||29. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(55132)||2001 QB182|| align=right|13,6|| align=right|2,981|| align=right|0,093|| align=right|10,31|| align=right|5,147||MBA||30. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(55133)||2001 QL182|| align=right|14,4|| align=right|3,028|| align=right|0,102|| align=right|12,59|| align=right|5,267||MBA||29. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(55134)||2001 QM183|| align=right|14,4|| align=right|3,136|| align=right|0,149|| align=right|1,91|| align=right|5,552||MBA||25. srpna 2001||Bergisch Gladbach||W. Bickel
|-
|(55135)||2001 QP183|| align=right|14,9|| align=right|3,001|| align=right|0,048|| align=right|9,40|| align=right|5,197||MBA||28. srpna 2001||Bergisch Gladbach||W. Bickel
|-
|(55136)||2001 QD185|| align=right|16,7|| align=right|2,273|| align=right|0,122|| align=right|1,80|| align=right|3,427||MBA||21. srpna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(55137)||2001 QK185|| align=right|14,2|| align=right|2,749|| align=right|0,197|| align=right|3,91|| align=right|4,557||MBA||21. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55138)||2001 QL185|| align=right|15,4|| align=right|2,560|| align=right|0,148|| align=right|4,05|| align=right|4,096||MBA||21. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55139)||2001 QQ190|| align=right|13,4|| align=right|2,673|| align=right|0,126|| align=right|13,68|| align=right|4,370||MBA||22. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55140)||2001 QC193|| align=right|13,6|| align=right|3,044|| align=right|0,094|| align=right|10,71|| align=right|5,310||MBA||22. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55141)||2001 QP193|| align=right|13,9|| align=right|2,720|| align=right|0,169|| align=right|11,84|| align=right|4,486||MBA||22. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55142)||2001 QD194|| align=right|13,7|| align=right|2,593|| align=right|0,104|| align=right|12,91|| align=right|4,175||MBA||22. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55143)||2001 QS195|| align=right|14,1|| align=right|2,354|| align=right|0,142|| align=right|24,14|| align=right|3,611||MBA||22. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55144)||2001 QK198|| align=right|14,5|| align=right|3,169|| align=right|0,175|| align=right|1,54|| align=right|5,642||MBA||22. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55145)||2001 QE199|| align=right|15,2|| align=right|2,379|| align=right|0,162|| align=right|3,04|| align=right|3,668||MBA||22. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55146)||2001 QO199|| align=right|14,4|| align=right|2,843|| align=right|0,044|| align=right|13,39|| align=right|4,793||MBA||22. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55147)||2001 QT199|| align=right|13,9|| align=right|2,587|| align=right|0,175|| align=right|12,84|| align=right|4,161||MBA||22. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55148)||2001 QE200|| align=right|14,7|| align=right|2,649|| align=right|0,107|| align=right|14,78|| align=right|4,311||MBA||22. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(55149)||2001 QD202|| align=right|15,7|| align=right|2,669|| align=right|0,041|| align=right|2,33|| align=right|4,360||MBA||23. srpna 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(55150)||2001 QQ202|| align=right|15,0|| align=right|3,105|| align=right|0,058|| align=right|9,08|| align=right|5,471||MBA||23. srpna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(55151)||2001 QE214|| align=right|15,4|| align=right|2,556|| align=right|0,054|| align=right|2,44|| align=right|4,085||MBA||23. srpna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(55152)||2001 QN218|| align=right|14,7|| align=right|3,118|| align=right|0,123|| align=right|0,35|| align=right|5,504||MBA||23. srpna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(55153)||2001 QZ218|| align=right|15,7|| align=right|2,717|| align=right|0,083|| align=right|5,40|| align=right|4,477||MBA||23. srpna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(55154)||2001 QD220|| align=right|14,0|| align=right|2,664|| align=right|0,174|| align=right|12,09|| align=right|4,348||MBA||23. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55155)||2001 QV220|| align=right|14,6|| align=right|2,656|| align=right|0,105|| align=right|7,93|| align=right|4,329||MBA||24. srpna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(55156)||2001 QX222|| align=right|14,3|| align=right|2,702|| align=right|0,140|| align=right|13,28|| align=right|4,440||MBA||24. srpna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(55157)||2001 QV227|| align=right|15,0|| align=right|2,324|| align=right|0,136|| align=right|8,56|| align=right|3,542||MBA||24. srpna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(55158)||2001 QS230|| align=right|14,7|| align=right|3,116|| align=right|0,113|| align=right|8,10|| align=right|5,499||MBA||24. srpna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(55159)||2001 QW234|| align=right|14,9|| align=right|2,351|| align=right|0,093|| align=right|3,81|| align=right|3,605||MBA||24. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55160)||2001 QT236|| align=right|16,4|| align=right|2,362|| align=right|0,158|| align=right|1,22|| align=right|3,630||MBA||24. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55161)||2001 QB238|| align=right|14,6|| align=right|3,174|| align=right|0,090|| align=right|1,50|| align=right|5,655||MBA||24. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55162)||2001 QT238|| align=right|15,5|| align=right|2,609|| align=right|0,045|| align=right|1,83|| align=right|4,212||MBA||24. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55163)||2001 QV238|| align=right|14,9|| align=right|2,982|| align=right|0,042|| align=right|0,87|| align=right|5,149||MBA||24. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55164)||2001 QU239|| align=right|14,7|| align=right|2,791|| align=right|0,037|| align=right|5,50|| align=right|4,661||MBA||24. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55165)||2001 QC242|| align=right|15,1|| align=right|2,650|| align=right|0,141|| align=right|11,17|| align=right|4,313||MBA||24. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55166)||2001 QV243|| align=right|14,7|| align=right|2,672|| align=right|0,072|| align=right|2,43|| align=right|4,367||MBA||24. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55167)||2001 QY243|| align=right|14,5|| align=right|3,037|| align=right|0,070|| align=right|1,08|| align=right|5,291||MBA||24. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55168)||2001 QK250|| align=right|14,0|| align=right|3,091|| align=right|0,200|| align=right|10,13|| align=right|5,433||MBA||24. srpna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(55169)||2001 QQ252|| align=right|14,9|| align=right|2,615|| align=right|0,163|| align=right|4,00|| align=right|4,228||MBA||25. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55170)||2001 QU255|| align=right|14,7|| align=right|3,078|| align=right|0,078|| align=right|9,64|| align=right|5,399||MBA||25. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55171)||2001 QO256|| align=right|14,8|| align=right|2,650|| align=right|0,065|| align=right|5,48|| align=right|4,314||MBA||25. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55172)||2001 QY257|| align=right|13,9|| align=right|2,630|| align=right|0,105|| align=right|14,38|| align=right|4,264||MBA||25. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55173)||2001 QZ257|| align=right|14,7|| align=right|2,726|| align=right|0,068|| align=right|10,52|| align=right|4,500||MBA||25. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55174)||2001 QW258|| align=right|14,9|| align=right|2,376|| align=right|0,101|| align=right|5,66|| align=right|3,662||MBA||25. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55175)||2001 QN261|| align=right|14,4|| align=right|2,568|| align=right|0,160|| align=right|6,79|| align=right|4,114||MBA||25. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55176)||2001 QD262|| align=right|14,5|| align=right|2,535|| align=right|0,165|| align=right|8,08|| align=right|4,036||MBA||25. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55177)||2001 QM263|| align=right|14,8|| align=right|2,870|| align=right|0,059|| align=right|1,65|| align=right|4,860||MBA||25. srpna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(55178)||2001 QF265|| align=right|14,7|| align=right|2,818|| align=right|0,065|| align=right|2,44|| align=right|4,729||MBA||26. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55179)||2001 QT276|| align=right|13,0|| align=right|3,164|| align=right|0,264|| align=right|17,89|| align=right|5,628||MBA||19. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55180)||2001 QW279|| align=right|15,9|| align=right|2,351|| align=right|0,102|| align=right|14,43|| align=right|3,605||MBA||19. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55181)||2001 QD280|| align=right|14,1|| align=right|2,628|| align=right|0,228|| align=right|13,99|| align=right|4,259||MBA||19. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55182)||2001 QB282|| align=right|13,1|| align=right|2,633|| align=right|0,029|| align=right|21,18|| align=right|4,271||MBA||19. srpna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(55183)||2001 QK284|| align=right|12,7|| align=right|2,988|| align=right|0,107|| align=right|11,49|| align=right|5,165||MBA||18. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(55184)||2001 QX286|| align=right|14,1|| align=right|3,108|| align=right|0,059|| align=right|12,74|| align=right|5,479||MBA||17. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55185)||2001 QB287|| align=right|14,5|| align=right|3,185|| align=right|0,136|| align=right|3,48|| align=right|5,683||MBA||17. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55186)||2001 QQ289|| align=right|15,2|| align=right|3,026|| align=right|0,075|| align=right|1,59|| align=right|5,262||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55187)||2001 QX290|| align=right|14,8|| align=right|2,625|| align=right|0,082|| align=right|2,65|| align=right|4,253||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55188)||2001 QF292|| align=right|14,1|| align=right|3,159|| align=right|0,183|| align=right|2,46|| align=right|5,614||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55189)||2001 QW294|| align=right|15,3|| align=right|2,649|| align=right|0,234|| align=right|12,75|| align=right|4,311||MBA||24. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55190)||2001 QC297|| align=right|14,6|| align=right|2,440|| align=right|0,042|| align=right|6,70|| align=right|3,812||MBA||24. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55191)||2001 QG297|| align=right|14,1|| align=right|2,549|| align=right|0,196|| align=right|13,62|| align=right|4,069||MBA||24. srpna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(55192)||2001 RN2|| align=right|14,5|| align=right|3,306|| align=right|0,164|| align=right|11,59|| align=right|6,010||MBA||8. září 2001||Prescott||P. G. Comba
|-
|(55193)||2001 RH4|| align=right|15,5|| align=right|2,746|| align=right|0,189|| align=right|4,00|| align=right|4,549||MBA||8. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55194)||2001 RP11|| align=right|15,1|| align=right|3,059|| align=right|0,118|| align=right|2,59|| align=right|5,348||MBA||10. září 2001||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(55195)||2001 RC13|| align=right|14,9|| align=right|2,427|| align=right|0,090|| align=right|5,93|| align=right|3,781||MBA||9. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55196)||2001 RM16|| align=right|13,4|| align=right|4,002|| align=right|0,153|| align=right|5,58|| align=right|8,006||HLD||11. září 2001||San Marcello||A. Boattini; L. Tesi
|-
|(55197)||2001 RN17|| align=right|15,1|| align=right|2,791|| align=right|0,078|| align=right|1,28|| align=right|4,663||MBA||11. září 2001||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(55198)||2001 RV18|| align=right|15,8|| align=right|2,384|| align=right|0,164|| align=right|4,45|| align=right|3,681||MBA||7. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55199)||2001 RG19|| align=right|16,1|| align=right|2,373|| align=right|0,163|| align=right|0,83|| align=right|3,656||MBA||7. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55200)||2001 RO19|| align=right|15,2|| align=right|3,068|| align=right|0,135|| align=right|2,29|| align=right|5,373||MBA||7. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55201)||2001 RL23|| align=right|16,1|| align=right|2,386|| align=right|0,178|| align=right|2,23|| align=right|3,684||MBA||7. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55202)||2001 RW23|| align=right|15,4|| align=right|3,087|| align=right|0,191|| align=right|6,69|| align=right|5,423||MBA||7. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55203)||2001 RZ24|| align=right|14,8|| align=right|3,053|| align=right|0,127|| align=right|0,29|| align=right|5,335||MBA||7. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55204)||2001 RE28|| align=right|15,0|| align=right|3,111|| align=right|0,222|| align=right|3,31|| align=right|5,487||MBA||7. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55205)||2001 RQ29|| align=right|13,1|| align=right|3,202|| align=right|0,164|| align=right|9,02|| align=right|5,730||MBA||7. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55206)||2001 RM32|| align=right|15,2|| align=right|2,918|| align=right|0,040|| align=right|4,55|| align=right|4,983||MBA||8. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55207)||2001 RN32|| align=right|15,7|| align=right|2,765|| align=right|0,180|| align=right|5,37|| align=right|4,598||MBA||8. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55208)||2001 RJ35|| align=right|14,7|| align=right|2,519|| align=right|0,115|| align=right|11,05|| align=right|3,996||MBA||8. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55209)||2001 RA36|| align=right|15,3|| align=right|2,352|| align=right|0,141|| align=right|5,12|| align=right|3,606||MBA||8. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55210)||2001 RN36|| align=right|15,3|| align=right|2,637|| align=right|0,109|| align=right|3,22|| align=right|4,281||MBA||8. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55211)||2001 RL43|| align=right|14,5|| align=right|3,146|| align=right|0,154|| align=right|5,77|| align=right|5,580||MBA||13. září 2001||Ametlla de Mar||J. Nomen
|-
|(55212)||2001 RG46|| align=right|14,4|| align=right|2,937|| align=right|0,078|| align=right|3,00|| align=right|5,032||MBA||12. září 2001||Goodricke-Pigott||R. A. Tucker
|-
|(55213)||2001 RC49|| align=right|13,8|| align=right|2,598|| align=right|0,015|| align=right|28,24|| align=right|4,187||MBA||11. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55214)||2001 RJ49|| align=right|15,4|| align=right|2,409|| align=right|0,134|| align=right|8,85|| align=right|3,739||MBA||9. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55215)||2001 RG54|| align=right|15,2|| align=right|2,596|| align=right|0,056|| align=right|1,44|| align=right|4,182||MBA||12. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55216)||2001 RH60|| align=right|14,5|| align=right|2,695|| align=right|0,047|| align=right|5,35|| align=right|4,422||MBA||12. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55217)||2001 RV60|| align=right|14,6|| align=right|3,034|| align=right|0,114|| align=right|5,97|| align=right|5,285||MBA||12. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55218)||2001 RW60|| align=right|13,5|| align=right|3,201|| align=right|0,140|| align=right|14,10|| align=right|5,727||MBA||12. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55219)||2001 RQ61|| align=right|14,9|| align=right|3,063|| align=right|0,161|| align=right|2,37|| align=right|5,359||MBA||12. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55220)||2001 RE63|| align=right|14,4|| align=right|2,969|| align=right|0,045|| align=right|10,60|| align=right|5,116||MBA||12. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55221) Nancynoblitt||2001 RM63|| align=right|13,1|| align=right|3,151|| align=right|0,271|| align=right|20,36|| align=right|5,593||MBA||11. září 2001||Terre Haute||C. Wolfe
|-
|(55222)||2001 RP63|| align=right|15,0|| align=right|3,266|| align=right|0,226|| align=right|1,57|| align=right|5,902||MBA||12. září 2001||Goodricke-Pigott||R. A. Tucker
|-
|(55223)||2001 RQ63|| align=right|15,1|| align=right|2,588|| align=right|0,150|| align=right|3,49|| align=right|4,164||MBA||12. září 2001||Goodricke-Pigott||R. A. Tucker
|-
|(55224)||2001 RR69|| align=right|14,9|| align=right|2,697|| align=right|0,022|| align=right|8,34|| align=right|4,429||MBA||10. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55225)||2001 RG70|| align=right|14,4|| align=right|3,194|| align=right|0,145|| align=right|4,46|| align=right|5,708||MBA||10. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55226)||2001 RV70|| align=right|13,8|| align=right|3,173|| align=right|0,117|| align=right|5,00|| align=right|5,652||MBA||10. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55227)||2001 RB71|| align=right|14,7|| align=right|2,688|| align=right|0,038|| align=right|8,05|| align=right|4,407||MBA||10. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55228)||2001 RR72|| align=right|14,6|| align=right|2,886|| align=right|0,010|| align=right|1,18|| align=right|4,903||MBA||10. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55229)||2001 RH73|| align=right|14,5|| align=right|3,044|| align=right|0,111|| align=right|10,71|| align=right|5,309||MBA||10. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55230)||2001 RO73|| align=right|16,1|| align=right|2,391|| align=right|0,054|| align=right|6,12|| align=right|3,696||MBA||10. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55231)||2001 RC74|| align=right|15,4|| align=right|2,444|| align=right|0,104|| align=right|5,50|| align=right|3,820||MBA||10. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55232)||2001 RR74|| align=right|14,3|| align=right|2,805|| align=right|0,133|| align=right|2,23|| align=right|4,697||MBA||10. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55233)||2001 RZ74|| align=right|15,5|| align=right|2,268|| align=right|0,108|| align=right|3,75|| align=right|3,416||MBA||10. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55234)||2001 RC75|| align=right|13,7|| align=right|3,189|| align=right|0,196|| align=right|15,69|| align=right|5,693||MBA||10. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55235)||2001 RD80|| align=right|15,6|| align=right|2,565|| align=right|0,104|| align=right|8,10|| align=right|4,107||MBA||9. září 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(55236)||2001 RW80|| align=right|14,2|| align=right|2,797|| align=right|0,040|| align=right|7,70|| align=right|4,676||MBA||13. září 2001||Palomar||NEAT
|-
|(55237)||2001 RK81|| align=right|15,6|| align=right|2,571|| align=right|0,141|| align=right|6,05|| align=right|4,121||MBA||14. září 2001||Palomar||NEAT
|-
|(55238)||2001 RY83|| align=right|16,1|| align=right|2,414|| align=right|0,126|| align=right|1,97|| align=right|3,751||MBA||11. září 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(55239)||2001 RZ84|| align=right|14,5|| align=right|3,206|| align=right|0,132|| align=right|4,58|| align=right|5,740||MBA||11. září 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(55240)||2001 RP85|| align=right|14,2|| align=right|3,101|| align=right|0,070|| align=right|10,47|| align=right|5,459||MBA||11. září 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(55241)||2001 RL86|| align=right|15,4|| align=right|2,562|| align=right|0,084|| align=right|5,27|| align=right|4,100||MBA||11. září 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(55242)||2001 RP86|| align=right|14,5|| align=right|3,152|| align=right|0,200|| align=right|1,06|| align=right|5,595||MBA||11. září 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(55243)||2001 RF87|| align=right|15,1|| align=right|2,698|| align=right|0,189|| align=right|3,24|| align=right|4,431||MBA||11. září 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(55244)||2001 RA89|| align=right|14,4|| align=right|2,388|| align=right|0,143|| align=right|3,01|| align=right|3,690||MBA||11. září 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(55245)||2001 RQ92|| align=right|14,5|| align=right|2,878|| align=right|0,078|| align=right|13,80|| align=right|4,881||MBA||11. září 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(55246)||2001 RM93|| align=right|15,0|| align=right|2,845|| align=right|0,162|| align=right|2,20|| align=right|4,798||MBA||11. září 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(55247)||2001 RO93|| align=right|14,5|| align=right|2,928|| align=right|0,104|| align=right|5,49|| align=right|5,009||MBA||11. září 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(55248)||2001 RF99|| align=right|14,7|| align=right|2,769|| align=right|0,107|| align=right|7,49|| align=right|4,607||MBA||12. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55249)||2001 RQ102|| align=right|15,7|| align=right|2,312|| align=right|0,054|| align=right|7,46|| align=right|3,514||MBA||12. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55250)||2001 RX102|| align=right|14,9|| align=right|2,880|| align=right|0,082|| align=right|3,13|| align=right|4,886||MBA||12. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55251)||2001 RZ105|| align=right|15,6|| align=right|2,936|| align=right|0,066|| align=right|1,01|| align=right|5,030||MBA||12. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55252)||2001 RZ107|| align=right|15,7|| align=right|2,934|| align=right|0,042|| align=right|1,48|| align=right|5,025||MBA||12. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55253)||2001 RZ110|| align=right|15,1|| align=right|2,909|| align=right|0,031|| align=right|3,01|| align=right|4,960||MBA||12. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55254)||2001 RP117|| align=right|14,7|| align=right|3,141|| align=right|0,098|| align=right|0,93|| align=right|5,567||MBA||12. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55255)||2001 RJ118|| align=right|15,5|| align=right|3,196|| align=right|0,149|| align=right|1,12|| align=right|5,713||MBA||12. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55256)||2001 RZ119|| align=right|14,1|| align=right|3,159|| align=right|0,138|| align=right|6,44|| align=right|5,614||MBA||12. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55257)||2001 RQ120|| align=right|16,0|| align=right|2,421|| align=right|0,130|| align=right|2,38|| align=right|3,766||MBA||12. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55258)||2001 RX120|| align=right|15,4|| align=right|2,806|| align=right|0,032|| align=right|4,30|| align=right|4,700||MBA||12. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55259)||2001 RH122|| align=right|15,8|| align=right|2,525|| align=right|0,038|| align=right|8,53|| align=right|4,012||MBA||12. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55260)||2001 RG123|| align=right|16,4|| align=right|2,379|| align=right|0,041|| align=right|6,03|| align=right|3,669||MBA||12. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55261)||2001 RV125|| align=right|14,9|| align=right|2,846|| align=right|0,009|| align=right|4,00|| align=right|4,800||MBA||12. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55262)||2001 RE126|| align=right|16,3|| align=right|2,272|| align=right|0,080|| align=right|5,73|| align=right|3,423||MBA||12. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55263)||2001 RR126|| align=right|16,4|| align=right|2,677|| align=right|0,096|| align=right|4,34|| align=right|4,379||MBA||12. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55264)||2001 RW127|| align=right|14,7|| align=right|2,679|| align=right|0,161|| align=right|3,27|| align=right|4,385||MBA||12. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55265)||2001 RF130|| align=right|14,9|| align=right|3,011|| align=right|0,125|| align=right|11,66|| align=right|5,224||MBA||12. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55266)||2001 RX130|| align=right|14,6|| align=right|2,587|| align=right|0,133|| align=right|3,99|| align=right|4,160||MBA||12. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55267)||2001 RP132|| align=right|11,6|| align=right|5,183|| align=right|0,029|| align=right|17,31|| align=right|11,80||JUT||12. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55268)||2001 RE133|| align=right|14,9|| align=right|2,566|| align=right|0,160|| align=right|5,59|| align=right|4,110||MBA||12. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55269)||2001 RG141|| align=right|14,1|| align=right|2,735|| align=right|0,078|| align=right|10,21|| align=right|4,523||MBA||12. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55270)||2001 RT147|| align=right|14,5|| align=right|2,907|| align=right|0,097|| align=right|10,57|| align=right|4,955||MBA||10. září 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(55271)||2001 RV150|| align=right|16,1|| align=right|2,383|| align=right|0,056|| align=right|7,51|| align=right|3,679||MBA||11. září 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(55272)||2001 RG155|| align=right|13,5|| align=right|2,764|| align=right|0,186|| align=right|9,57|| align=right|4,596||MBA||12. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55273)||2001 SY|| align=right|14,6|| align=right|2,637|| align=right|0,063|| align=right|4,72|| align=right|4,282||MBA||17. září 2001||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(55274)||2001 SN3|| align=right|15,4|| align=right|3,022|| align=right|0,068|| align=right|1,45|| align=right|5,252||MBA||17. září 2001||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(55275)||2001 SX9|| align=right|13,8|| align=right|3,054|| align=right|0,116|| align=right|7,46|| align=right|5,336||MBA||18. září 2001||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(55276) Kenlarner||2001 SK10|| align=right|15,5|| align=right|2,424|| align=right|0,140|| align=right|5,17|| align=right|3,772||MBA||16. září 2001||Needville||J. Dellinger; W. G. Dillon
|-
|(55277)||2001 SV15|| align=right|14,7|| align=right|3,038|| align=right|0,145|| align=right|1,22|| align=right|5,296||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55278)||2001 SP17|| align=right|14,7|| align=right|3,070|| align=right|0,138|| align=right|2,11|| align=right|5,377||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55279)||2001 SX17|| align=right|14,0|| align=right|2,915|| align=right|0,032|| align=right|3,19|| align=right|4,976||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55280)||2001 SC20|| align=right|14,8|| align=right|2,593|| align=right|0,102|| align=right|5,87|| align=right|4,175||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55281)||2001 SH20|| align=right|15,0|| align=right|2,781|| align=right|0,032|| align=right|1,81|| align=right|4,637||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55282)||2001 SK20|| align=right|15,0|| align=right|2,915|| align=right|0,108|| align=right|2,92|| align=right|4,977||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55283)||2001 SN20|| align=right|14,2|| align=right|3,244|| align=right|0,068|| align=right|10,26|| align=right|5,842||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55284)||2001 SN21|| align=right|14,7|| align=right|2,730|| align=right|0,102|| align=right|7,18|| align=right|4,509||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55285)||2001 SQ22|| align=right|15,2|| align=right|2,571|| align=right|0,164|| align=right|3,04|| align=right|4,121||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55286)||2001 SS22|| align=right|15,2|| align=right|2,746|| align=right|0,117|| align=right|13,13|| align=right|4,550||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55287)||2001 SC24|| align=right|15,2|| align=right|2,612|| align=right|0,109|| align=right|2,57|| align=right|4,221||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55288)||2001 SZ30|| align=right|14,4|| align=right|2,830|| align=right|0,023|| align=right|2,84|| align=right|4,760||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55289)||2001 SB37|| align=right|14,9|| align=right|2,968|| align=right|0,044|| align=right|10,65|| align=right|5,113||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55290)||2001 SV37|| align=right|14,1|| align=right|2,746|| align=right|0,184|| align=right|4,45|| align=right|4,548||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55291)||2001 SG38|| align=right|16,0|| align=right|2,363|| align=right|0,068|| align=right|7,07|| align=right|3,631||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55292)||2001 SN39|| align=right|14,8|| align=right|2,708|| align=right|0,109|| align=right|3,68|| align=right|4,456||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55293)||2001 SY39|| align=right|16,4|| align=right|2,351|| align=right|0,104|| align=right|6,84|| align=right|3,604||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55294)||2001 ST42|| align=right|15,2|| align=right|2,988|| align=right|0,082|| align=right|1,55|| align=right|5,165||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55295)||2001 SJ43|| align=right|15,0|| align=right|2,619|| align=right|0,124|| align=right|3,43|| align=right|4,238||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55296)||2001 SG44|| align=right|15,4|| align=right|2,471|| align=right|0,054|| align=right|4,85|| align=right|3,884||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55297)||2001 SO44|| align=right|14,8|| align=right|2,646|| align=right|0,084|| align=right|4,18|| align=right|4,303||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55298)||2001 ST44|| align=right|15,6|| align=right|2,353|| align=right|0,150|| align=right|3,49|| align=right|3,608||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55299)||2001 SX44|| align=right|15,1|| align=right|2,578|| align=right|0,114|| align=right|13,23|| align=right|4,138||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55300)||2001 SL45|| align=right|15,0|| align=right|3,120|| align=right|0,181|| align=right|10,89|| align=right|5,510||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55301)||2001 SR46|| align=right|14,6|| align=right|2,912|| align=right|0,049|| align=right|3,27|| align=right|4,970||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55302)||2001 SC48|| align=right|13,9|| align=right|2,777|| align=right|0,081|| align=right|5,47|| align=right|4,627||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55303)||2001 SB51|| align=right|15,0|| align=right|2,801|| align=right|0,052|| align=right|4,54|| align=right|4,687||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55304)||2001 SM51|| align=right|15,0|| align=right|2,655|| align=right|0,027|| align=right|3,36|| align=right|4,326||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55305)||2001 SE53|| align=right|14,4|| align=right|3,043|| align=right|0,037|| align=right|3,06|| align=right|5,306||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55306)||2001 SP53|| align=right|14,0|| align=right|3,149|| align=right|0,173|| align=right|6,02|| align=right|5,588||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55307)||2001 SO56|| align=right|14,2|| align=right|3,199|| align=right|0,145|| align=right|6,07|| align=right|5,720||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55308)||2001 SW56|| align=right|14,3|| align=right|2,726|| align=right|0,101|| align=right|6,00|| align=right|4,501||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55309)||2001 SN58|| align=right|14,5|| align=right|3,065|| align=right|0,152|| align=right|11,12|| align=right|5,364||MBA||17. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55310)||2001 SY58|| align=right|14,6|| align=right|2,872|| align=right|0,053|| align=right|3,16|| align=right|4,867||MBA||17. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55311)||2001 SR59|| align=right|14,8|| align=right|2,864|| align=right|0,049|| align=right|2,62|| align=right|4,847||MBA||17. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55312)||2001 SK60|| align=right|14,8|| align=right|3,180|| align=right|0,091|| align=right|3,08|| align=right|5,669||MBA||17. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55313)||2001 SS63|| align=right|15,3|| align=right|2,660|| align=right|0,080|| align=right|0,65|| align=right|4,339||MBA||17. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55314)||2001 SC64|| align=right|14,4|| align=right|2,793|| align=right|0,129|| align=right|7,96|| align=right|4,668||MBA||17. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55315)||2001 SJ65|| align=right|14,5|| align=right|2,288|| align=right|0,069|| align=right|6,29|| align=right|3,461||MBA||17. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55316)||2001 SQ66|| align=right|14,1|| align=right|3,027|| align=right|0,150|| align=right|5,82|| align=right|5,267||MBA||17. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55317)||2001 SF67|| align=right|14,3|| align=right|2,563|| align=right|0,154|| align=right|15,31|| align=right|4,103||MBA||17. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55318)||2001 SR71|| align=right|15,7|| align=right|2,252|| align=right|0,124|| align=right|3,44|| align=right|3,379||MBA||17. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55319)||2001 SK73|| align=right|14,2|| align=right|3,035|| align=right|0,089|| align=right|6,04|| align=right|5,287||MBA||18. září 2001||Goodricke-Pigott||R. A. Tucker
|-
|(55320)||2001 SL73|| align=right|15,0|| align=right|2,980|| align=right|0,056|| align=right|5,02|| align=right|5,143||MBA||19. září 2001||Goodricke-Pigott||R. A. Tucker
|-
|(55321)||2001 SC78|| align=right|15,4|| align=right|2,717|| align=right|0,057|| align=right|1,95|| align=right|4,479||MBA||19. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55322)||2001 SH82|| align=right|16,3|| align=right|2,419|| align=right|0,114|| align=right|5,08|| align=right|3,763||MBA||20. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55323)||2001 SN94|| align=right|15,4|| align=right|2,748|| align=right|0,132|| align=right|6,19|| align=right|4,555||MBA||20. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55324)||2001 SH106|| align=right|13,4|| align=right|3,102|| align=right|0,083|| align=right|14,59|| align=right|5,463||MBA||20. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55325)||2001 SL106|| align=right|13,8|| align=right|3,101|| align=right|0,088|| align=right|8,86|| align=right|5,460||MBA||20. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55326)||2001 SR107|| align=right|13,7|| align=right|2,778|| align=right|0,071|| align=right|14,34|| align=right|4,628||MBA||20. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55327)||2001 SD109|| align=right|14,3|| align=right|2,765|| align=right|0,166|| align=right|9,30|| align=right|4,597||MBA||20. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55328)||2001 SJ110|| align=right|13,3|| align=right|2,968|| align=right|0,116|| align=right|10,89|| align=right|5,111||MBA||20. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55329)||2001 SQ111|| align=right|14,8|| align=right|2,190|| align=right|0,143|| align=right|6,49|| align=right|3,240||MBA||20. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55330)||2001 SD114|| align=right|14,8|| align=right|2,615|| align=right|0,074|| align=right|3,24|| align=right|4,227||MBA||20. září 2001||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(55331) Putzi||2001 SY115|| align=right|13,0|| align=right|3,130|| align=right|0,184|| align=right|12,22|| align=right|5,536||MBA||21. září 2001||Fountain Hills||C. W. Juels; P. R. Holvorcem
|-
|(55332)||2001 SR117|| align=right|15,4|| align=right|2,460|| align=right|0,059|| align=right|5,37|| align=right|3,858||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55333)||2001 SZ117|| align=right|15,1|| align=right|2,612|| align=right|0,362|| align=right|5,34|| align=right|4,221||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55334)||2001 SU120|| align=right|13,9|| align=right|3,125|| align=right|0,123|| align=right|4,24|| align=right|5,524||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55335)||2001 SO123|| align=right|14,3|| align=right|2,968|| align=right|0,120|| align=right|9,95|| align=right|5,112||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55336)||2001 SS123|| align=right|15,0|| align=right|2,732|| align=right|0,180|| align=right|2,72|| align=right|4,514||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55337)||2001 SL124|| align=right|15,8|| align=right|2,708|| align=right|0,074|| align=right|2,06|| align=right|4,454||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55338)||2001 SK125|| align=right|14,7|| align=right|2,995|| align=right|0,032|| align=right|9,31|| align=right|5,183||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55339)||2001 SO125|| align=right|15,0|| align=right|2,578|| align=right|0,119|| align=right|3,40|| align=right|4,139||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55340)||2001 ST125|| align=right|16,2|| align=right|2,402|| align=right|0,095|| align=right|2,14|| align=right|3,721||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55341)||2001 SK128|| align=right|16,7|| align=right|2,405|| align=right|0,130|| align=right|6,25|| align=right|3,729||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55342)||2001 SX128|| align=right|14,6|| align=right|2,944|| align=right|0,048|| align=right|2,78|| align=right|5,050||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55343)||2001 SU135|| align=right|15,7|| align=right|2,944|| align=right|0,236|| align=right|14,19|| align=right|5,052||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55344)||2001 SH138|| align=right|15,5|| align=right|2,587|| align=right|0,057|| align=right|5,58|| align=right|4,160||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55345)||2001 SL138|| align=right|16,3|| align=right|2,574|| align=right|0,076|| align=right|2,37|| align=right|4,130||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55346)||2001 SS139|| align=right|16,3|| align=right|2,414|| align=right|0,131|| align=right|1,06|| align=right|3,749||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55347)||2001 SH142|| align=right|14,5|| align=right|3,974|| align=right|0,066|| align=right|8,19|| align=right|7,922||HLD||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55348)||2001 SV144|| align=right|15,1|| align=right|2,666|| align=right|0,097|| align=right|2,68|| align=right|4,353||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55349)||2001 SF147|| align=right|14,9|| align=right|2,992|| align=right|0,100|| align=right|11,48|| align=right|5,175||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55350)||2001 SK147|| align=right|14,4|| align=right|2,943|| align=right|0,110|| align=right|1,49|| align=right|5,047||MBA||17. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55351)||2001 ST147|| align=right|14,3|| align=right|3,175|| align=right|0,079|| align=right|5,82|| align=right|5,658||MBA||17. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55352)||2001 SD150|| align=right|16,2|| align=right|2,445|| align=right|0,074|| align=right|3,39|| align=right|3,821||MBA||17. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55353)||2001 SW152|| align=right|14,5|| align=right|2,714|| align=right|0,015|| align=right|1,41|| align=right|4,469||MBA||17. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55354)||2001 SQ154|| align=right|14,4|| align=right|3,151|| align=right|0,101|| align=right|4,42|| align=right|5,592||MBA||17. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55355)||2001 SD155|| align=right|13,4|| align=right|3,134|| align=right|0,124|| align=right|6,87|| align=right|5,547||MBA||17. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55356)||2001 SY157|| align=right|14,9|| align=right|3,068|| align=right|0,164|| align=right|5,71|| align=right|5,374||MBA||17. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55357)||2001 SY160|| align=right|14,2|| align=right|2,759|| align=right|0,166|| align=right|3,80|| align=right|4,582||MBA||17. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55358)||2001 SP161|| align=right|14,3|| align=right|2,598|| align=right|0,025|| align=right|4,03|| align=right|4,186||MBA||17. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55359)||2001 SV171|| align=right|14,5|| align=right|2,799|| align=right|0,058|| align=right|4,98|| align=right|4,682||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55360)||2001 SK173|| align=right|14,9|| align=right|2,799|| align=right|0,025|| align=right|4,29|| align=right|4,683||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55361)||2001 SN176|| align=right|15,0|| align=right|2,593|| align=right|0,108|| align=right|13,06|| align=right|4,176||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55362)||2001 SM178|| align=right|14,3|| align=right|2,633|| align=right|0,102|| align=right|14,94|| align=right|4,271||MBA||17. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55363)||2001 SZ178|| align=right|14,0|| align=right|3,149|| align=right|0,041|| align=right|9,84|| align=right|5,587||MBA||17. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55364)||2001 ST180|| align=right|15,3|| align=right|2,805|| align=right|0,059|| align=right|2,23|| align=right|4,698||MBA||19. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55365)||2001 ST181|| align=right|14,7|| align=right|3,092|| align=right|0,067|| align=right|8,40|| align=right|5,437||MBA||19. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55366)||2001 SA184|| align=right|16,3|| align=right|2,388|| align=right|0,091|| align=right|2,42|| align=right|3,689||MBA||19. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55367)||2001 SX208|| align=right|14,7|| align=right|2,971|| align=right|0,036|| align=right|10,20|| align=right|5,121||MBA||19. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55368)||2001 SJ218|| align=right|15,2|| align=right|3,184|| align=right|0,141|| align=right|2,38|| align=right|5,680||MBA||19. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55369)||2001 SX224|| align=right|15,2|| align=right|2,412|| align=right|0,157|| align=right|3,18|| align=right|3,745||MBA||19. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55370)||2001 SG232|| align=right|15,1|| align=right|2,947|| align=right|0,039|| align=right|2,65|| align=right|5,057||MBA||19. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55371)||2001 SP239|| align=right|14,5|| align=right|3,022|| align=right|0,131|| align=right|4,62|| align=right|5,252||MBA||19. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55372)||2001 SZ239|| align=right|14,6|| align=right|3,109|| align=right|0,152|| align=right|5,68|| align=right|5,480||MBA||19. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55373)||2001 SE240|| align=right|16,4|| align=right|2,414|| align=right|0,152|| align=right|2,72|| align=right|3,749||MBA||19. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55374)||2001 SE244|| align=right|16,4|| align=right|2,455|| align=right|0,061|| align=right|2,42|| align=right|3,847||MBA||19. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55375)||2001 SW247|| align=right|14,9|| align=right|3,202|| align=right|0,075|| align=right|10,14|| align=right|5,728||MBA||19. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55376)||2001 SM250|| align=right|14,7|| align=right|2,436|| align=right|0,098|| align=right|6,40|| align=right|3,802||MBA||19. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55377)||2001 SV254|| align=right|14,5|| align=right|2,755|| align=right|0,057|| align=right|6,22|| align=right|4,572||MBA||19. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55378)||2001 SA255|| align=right|14,3|| align=right|2,555|| align=right|0,089|| align=right|5,89|| align=right|4,083||MBA||19. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55379)||2001 SW255|| align=right|14,5|| align=right|2,785|| align=right|0,120|| align=right|7,61|| align=right|4,648||MBA||19. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55380)||2001 SB264|| align=right|14,7|| align=right|2,364|| align=right|0,304|| align=right|21,33|| align=right|3,634||MBA||24. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55381)||2001 SX264|| align=right|14,2|| align=right|3,245|| align=right|0,094|| align=right|6,39|| align=right|5,844||MBA||25. září 2001||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(55382)||2001 SS265|| align=right|15,0|| align=right|2,809|| align=right|0,053|| align=right|2,55|| align=right|4,708||MBA||25. září 2001||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(55383)||2001 SX266|| align=right|15,0|| align=right|2,980|| align=right|0,071|| align=right|2,07|| align=right|5,143||MBA||25. září 2001||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(55384)||2001 SQ267|| align=right|15,4|| align=right|2,405|| align=right|0,146|| align=right|3,55|| align=right|3,730||MBA||25. září 2001||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(55385)||2001 SJ271|| align=right|16,0|| align=right|2,333|| align=right|0,129|| align=right|3,78|| align=right|3,563||MBA||20. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55386)||2001 SY271|| align=right|14,6|| align=right|3,095|| align=right|0,145|| align=right|0,52|| align=right|5,444||MBA||20. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55387)||2001 SD272|| align=right|15,4|| align=right|2,381|| align=right|0,147|| align=right|1,99|| align=right|3,674||MBA||20. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55388)||2001 SN276|| align=right|15,9|| align=right|2,240|| align=right|0,173|| align=right|7,73|| align=right|3,352||MBA||21. září 2001||Palomar||NEAT
|-
|(55389)||2001 SX276|| align=right|14,1|| align=right|2,675|| align=right|0,112|| align=right|12,92|| align=right|4,375||MBA||21. září 2001||Palomar||NEAT
|-
|(55390)||2001 SY276|| align=right|14,2|| align=right|3,068|| align=right|0,109|| align=right|9,04|| align=right|5,374||MBA||21. září 2001||Palomar||NEAT
|-
|(55391)||2001 ST277|| align=right|14,4|| align=right|2,393|| align=right|0,199|| align=right|11,86|| align=right|3,701||MBA||21. září 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(55392)||2001 SA280|| align=right|14,6|| align=right|2,844|| align=right|0,079|| align=right|2,92|| align=right|4,794||MBA||21. září 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(55393)||2001 SB280|| align=right|14,5|| align=right|2,836|| align=right|0,086|| align=right|3,12|| align=right|4,776||MBA||21. září 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(55394)||2001 SN280|| align=right|14,9|| align=right|2,616|| align=right|0,122|| align=right|5,64|| align=right|4,230||MBA||21. září 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(55395)||2001 SY285|| align=right|14,2|| align=right|2,620|| align=right|0,203|| align=right|14,90|| align=right|4,240||MBA||28. září 2001||Fountain Hills||C. W. Juels; P. R. Holvorcem
|-
|(55396)||2001 SZ287|| align=right|14,7|| align=right|2,592|| align=right|0,047|| align=right|14,64|| align=right|4,173||MBA||27. září 2001||Palomar||NEAT
|-
|(55397)||2001 SY288|| align=right|14,3|| align=right|2,719|| align=right|0,080|| align=right|6,61|| align=right|4,483||MBA||22. září 2001||Goodricke-Pigott||R. A. Tucker
|-
|(55398)||2001 SX289|| align=right|13,7|| align=right|3,177|| align=right|0,055|| align=right|7,73|| align=right|5,662||MBA||29. září 2001||Palomar||NEAT
|-
|(55399)||2001 SQ291|| align=right|14,5|| align=right|2,693|| align=right|0,117|| align=right|14,14|| align=right|4,418||MBA||17. září 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(55400)||2001 SB315|| align=right|15,3|| align=right|2,340|| align=right|0,159|| align=right|9,39|| align=right|3,579||MBA||25. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55401)||2001 SX316|| align=right|13,8|| align=right|2,403|| align=right|0,315|| align=right|21,24|| align=right|3,724||MBA||24. září 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(55402)||2001 SS322|| align=right|14,2|| align=right|3,174|| align=right|0,151|| align=right|6,61|| align=right|5,653||MBA||25. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55403)||2001 SG325|| align=right|13,5|| align=right|3,197|| align=right|0,136|| align=right|10,40|| align=right|5,715||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55404)||2001 SY343|| align=right|14,2|| align=right|3,176|| align=right|0,078|| align=right|14,69|| align=right|5,660||MBA||22. září 2001||Palomar||NEAT
|-
|(55405)||2001 SV348|| align=right|14,4|| align=right|3,011|| align=right|0,046|| align=right|9,05|| align=right|5,224||MBA||18. září 2001||Palomar||NEAT
|-
|(55406)||2001 TD1|| align=right|14,2|| align=right|3,166|| align=right|0,125|| align=right|11,33|| align=right|5,632||MBA||8. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(55407)||2001 TQ1|| align=right|14,8|| align=right|3,058|| align=right|0,035|| align=right|9,46|| align=right|5,347||MBA||11. října 2001||Farpoint||Farpoint
|-
|(55408)||2001 TC2|| align=right|18,8|| align=right|1,100|| align=right|0,225|| align=right|30,39|| align=right|1,154||APL||11. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55409)||2001 TF2|| align=right|15,0|| align=right|2,627|| align=right|0,192|| align=right|2,28|| align=right|4,257||MBA||5. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(55410)||2001 TB4|| align=right|15,5|| align=right|2,413|| align=right|0,171|| align=right|1,54|| align=right|3,747||MBA||7. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(55411)||2001 TM4|| align=right|14,9|| align=right|3,050|| align=right|0,130|| align=right|4,83|| align=right|5,326||MBA||7. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(55412)||2001 TO4|| align=right|15,4|| align=right|2,355|| align=right|0,154|| align=right|1,26|| align=right|3,613||MBA||7. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(55413)||2001 TA9|| align=right|13,6|| align=right|2,996|| align=right|0,125|| align=right|9,17|| align=right|5,185||MBA||9. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55414)||2001 TM9|| align=right|14,4|| align=right|2,667|| align=right|0,166|| align=right|12,62|| align=right|4,356||MBA||11. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55415)||2001 TA11|| align=right|15,4|| align=right|2,620|| align=right|0,101|| align=right|1,92|| align=right|4,241||MBA||13. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55416)||2001 TF16|| align=right|14,0|| align=right|2,644|| align=right|0,143|| align=right|12,89|| align=right|4,299||MBA||11. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55417)||2001 TR16|| align=right|13,3|| align=right|3,155|| align=right|0,238|| align=right|26,61|| align=right|5,603||MBA||11. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55418)||2001 TJ17|| align=right|14,0|| align=right|2,936|| align=right|0,110|| align=right|11,79|| align=right|5,030||MBA||13. října 2001||San Marcello||L. Tesi; M. Tombelli
|-
|(55419)||2001 TF19|| align=right|10,7|| align=right|5,295|| align=right|0,046|| align=right|28,65|| align=right|12,19||JUT||9. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55420)||2001 TV20|| align=right|13,3|| align=right|3,166|| align=right|0,087|| align=right|21,60|| align=right|5,632||MBA||9. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55421)||2001 TJ24|| align=right|15,3|| align=right|3,097|| align=right|0,120|| align=right|4,29|| align=right|5,448||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55422)||2001 TW30|| align=right|14,5|| align=right|2,880|| align=right|0,097|| align=right|6,18|| align=right|4,888||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55423)||2001 TT33|| align=right|15,0|| align=right|3,147|| align=right|0,008|| align=right|9,90|| align=right|5,583||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55424)||2001 TQ34|| align=right|15,2|| align=right|2,555|| align=right|0,162|| align=right|11,85|| align=right|4,083||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55425)||2001 TR43|| align=right|14,0|| align=right|2,781|| align=right|0,183|| align=right|9,02|| align=right|4,637||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55426)||2001 TL45|| align=right|14,3|| align=right|2,658|| align=right|0,098|| align=right|2,95|| align=right|4,333||MBA||14. října 2001||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(55427)||2001 TF47|| align=right|14,4|| align=right|2,764|| align=right|0,076|| align=right|8,09|| align=right|4,595||MBA||14. října 2001||Cima Ekar||Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
|(55428)||2001 TN47|| align=right|14,4|| align=right|2,587|| align=right|0,177|| align=right|8,08|| align=right|4,161||MBA||14. října 2001||Cima Ekar||Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
|(55429)||2001 TQ52|| align=right|14,9|| align=right|3,164|| align=right|0,093|| align=right|3,66|| align=right|5,627||MBA||13. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55430)||2001 TY52|| align=right|14,3|| align=right|2,933|| align=right|0,103|| align=right|1,62|| align=right|5,023||MBA||13. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55431)||2001 TG55|| align=right|14,8|| align=right|3,082|| align=right|0,029|| align=right|3,97|| align=right|5,409||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55432)||2001 TR56|| align=right|13,5|| align=right|3,075|| align=right|0,005|| align=right|10,65|| align=right|5,392||MBA||15. října 2001||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(55433)||2001 TU60|| align=right|15,5|| align=right|2,465|| align=right|0,096|| align=right|2,32|| align=right|3,869||MBA||13. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55434)||2001 TZ66|| align=right|15,6|| align=right|2,868|| align=right|0,027|| align=right|2,37|| align=right|4,857||MBA||13. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55435)||2001 TY67|| align=right|14,8|| align=right|3,141|| align=right|0,167|| align=right|2,65|| align=right|5,565||MBA||13. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55436)||2001 TL69|| align=right|15,5|| align=right|2,578|| align=right|0,087|| align=right|3,56|| align=right|4,137||MBA||13. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55437)||2001 TB78|| align=right|15,0|| align=right|2,724|| align=right|0,066|| align=right|2,99|| align=right|4,494||MBA||13. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55438)||2001 TJ78|| align=right|15,3|| align=right|2,277|| align=right|0,093|| align=right|2,97|| align=right|3,435||MBA||13. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55439)||2001 TZ84|| align=right|14,4|| align=right|3,972|| align=right|0,123|| align=right|2,07|| align=right|7,917||HLD||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55440)||2001 TY85|| align=right|15,4|| align=right|2,356|| align=right|0,170|| align=right|3,97|| align=right|3,614||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55441)||2001 TS87|| align=right|12,6|| align=right|5,216|| align=right|0,040|| align=right|10,94|| align=right|11,92||JUT||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55442)||2001 TQ92|| align=right|14,8|| align=right|3,031|| align=right|0,058|| align=right|8,99|| align=right|5,277||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55443)||2001 TY92|| align=right|15,1|| align=right|3,103|| align=right|0,104|| align=right|4,15|| align=right|5,466||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55444)||2001 TC96|| align=right|14,1|| align=right|3,173|| align=right|0,123|| align=right|2,87|| align=right|5,651||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55445)||2001 TB102|| align=right|14,4|| align=right|3,176|| align=right|0,053|| align=right|3,30|| align=right|5,660||MBA||15. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55446)||2001 TZ108|| align=right|14,4|| align=right|2,966|| align=right|0,075|| align=right|9,08|| align=right|5,107||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55447)||2001 TJ111|| align=right|15,3|| align=right|2,730|| align=right|0,023|| align=right|3,96|| align=right|4,509||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55448)||2001 TT114|| align=right|15,2|| align=right|2,224|| align=right|0,097|| align=right|4,40|| align=right|3,316||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55449)||2001 TB118|| align=right|13,2|| align=right|2,872|| align=right|0,057|| align=right|18,99|| align=right|4,867||MBA||15. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55450)||2001 TG120|| align=right|14,3|| align=right|2,609|| align=right|0,255|| align=right|11,82|| align=right|4,213||MBA||15. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55451)||2001 TM123|| align=right|14,4|| align=right|2,689|| align=right|0,138|| align=right|10,31|| align=right|4,410||MBA||12. října 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(55452)||2001 TE125|| align=right|14,5|| align=right|3,027|| align=right|0,062|| align=right|10,18|| align=right|5,266||MBA||12. října 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(55453)||2001 TZ127|| align=right|13,8|| align=right|3,091|| align=right|0,087|| align=right|16,12|| align=right|5,433||MBA||10. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(55454)||2001 TJ128|| align=right|15,8|| align=right|2,356|| align=right|0,154|| align=right|10,47|| align=right|3,616||MBA||11. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(55455)||2001 TR131|| align=right|13,8|| align=right|2,698|| align=right|0,207|| align=right|12,80|| align=right|4,431||MBA||11. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(55456)||2001 TW131|| align=right|15,5|| align=right|2,390|| align=right|0,133|| align=right|7,48|| align=right|3,693||MBA||11. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(55457)||2001 TH133|| align=right|11,6|| align=right|5,160|| align=right|0,179|| align=right|16,21|| align=right|11,72||JUT||12. října 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(55458)||2001 TK137|| align=right|14,2|| align=right|2,983|| align=right|0,117|| align=right|11,20|| align=right|5,150||MBA||14. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(55459)||2001 TW139|| align=right|15,6|| align=right|2,448|| align=right|0,089|| align=right|7,29|| align=right|3,829||MBA||10. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(55460)||2001 TW148|| align=right|11,9|| align=right|5,173|| align=right|0,033|| align=right|7,87|| align=right|11,77||JUT||10. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(55461)||2001 TC154|| align=right|15,1|| align=right|2,606|| align=right|0,060|| align=right|14,90|| align=right|4,206||MBA||15. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(55462)||2001 TB160|| align=right|13,1|| align=right|3,006|| align=right|0,146|| align=right|14,08|| align=right|5,210||MBA||15. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(55463)||2001 TL160|| align=right|16,0|| align=right|2,463|| align=right|0,148|| align=right|1,35|| align=right|3,864||MBA||15. října 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(55464)||2001 TG165|| align=right|15,3|| align=right|2,561|| align=right|0,062|| align=right|11,66|| align=right|4,097||MBA||15. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(55465)||2001 TS167|| align=right|15,0|| align=right|2,698|| align=right|0,187|| align=right|10,59|| align=right|4,432||MBA||15. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55466)||2001 TM168|| align=right|13,0|| align=right|2,683|| align=right|0,124|| align=right|12,57|| align=right|4,393||MBA||15. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55467)||2001 TH173|| align=right|15,7|| align=right|2,287|| align=right|0,156|| align=right|1,54|| align=right|3,459||MBA||13. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55468)||2001 TE195|| align=right|14,4|| align=right|2,591|| align=right|0,134|| align=right|10,33|| align=right|4,170||MBA||15. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(55469)||2001 TT205|| align=right|14,4|| align=right|2,583|| align=right|0,125|| align=right|14,22|| align=right|4,149||MBA||11. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55470)||2001 TS226|| align=right|14,1|| align=right|3,135|| align=right|0,118|| align=right|17,19|| align=right|5,550||MBA||14. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(55471)||2001 TZ226|| align=right|13,3|| align=right|2,930|| align=right|0,141|| align=right|16,98|| align=right|5,015||MBA||15. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(55472)||2001 TJ227|| align=right|14,1|| align=right|2,636|| align=right|0,155|| align=right|15,93|| align=right|4,278||MBA||15. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55473)||2001 TK227|| align=right|14,6|| align=right|2,553|| align=right|0,172|| align=right|11,22|| align=right|4,080||MBA||15. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55474)||2001 TY229|| align=right|11,5|| align=right|5,217|| align=right|0,095|| align=right|17,99|| align=right|11,92||JUT||15. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(55475)||2001 TO233|| align=right|13,9|| align=right|2,984|| align=right|0,134|| align=right|12,59|| align=right|5,153||MBA||15. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(55476)||2001 TS239|| align=right|12,4|| align=right|3,138|| align=right|0,160|| align=right|25,66|| align=right|5,558||MBA||15. října 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(55477) Soroban||2001 UC1|| align=right|14,0|| align=right|3,157|| align=right|0,197|| align=right|2,76|| align=right|5,608||MBA||18. října 2001||Shishikui||H. Maeno
|-
|(55478)||2001 UH7|| align=right|15,0|| align=right|2,606|| align=right|0,256|| align=right|14,65|| align=right|4,206||MBA||17. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55479)||2001 UO15|| align=right|14,7|| align=right|2,636|| align=right|0,137|| align=right|12,21|| align=right|4,280||MBA||25. října 2001||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(55480)||2001 UO20|| align=right|14,7|| align=right|2,576|| align=right|0,163|| align=right|9,98|| align=right|4,135||MBA||17. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(55481)||2001 UN21|| align=right|14,0|| align=right|2,993|| align=right|0,073|| align=right|9,97|| align=right|5,178||MBA||17. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55482)||2001 UJ22|| align=right|15,0|| align=right|2,340|| align=right|0,095|| align=right|6,70|| align=right|3,579||MBA||17. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55483)||2001 UD23|| align=right|13,4|| align=right|3,363|| align=right|0,096|| align=right|13,65|| align=right|6,166||MBA||18. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55484)||2001 UC24|| align=right|13,0|| align=right|2,670|| align=right|0,148|| align=right|12,18|| align=right|4,361||MBA||18. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55485)||2001 UM25|| align=right|15,1|| align=right|3,065|| align=right|0,040|| align=right|9,19|| align=right|5,365||MBA||18. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55486)||2001 UR33|| align=right|15,2|| align=right|2,454|| align=right|0,098|| align=right|6,97|| align=right|3,843||MBA||16. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55487)||2001 UR35|| align=right|14,8|| align=right|3,163|| align=right|0,080|| align=right|9,78|| align=right|5,623||MBA||16. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55488)||2001 UZ44|| align=right|14,7|| align=right|2,815|| align=right|0,040|| align=right|2,71|| align=right|4,722||MBA||17. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55489)||2001 UX45|| align=right|15,4|| align=right|2,337|| align=right|0,130|| align=right|5,25|| align=right|3,571||MBA||17. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55490)||2001 UZ45|| align=right|15,1|| align=right|2,463|| align=right|0,133|| align=right|2,53|| align=right|3,864||MBA||17. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55491)||2001 UU46|| align=right|14,5|| align=right|3,151|| align=right|0,189|| align=right|2,62|| align=right|5,593||MBA||17. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55492)||2001 UZ47|| align=right|16,2|| align=right|2,405|| align=right|0,100|| align=right|6,16|| align=right|3,729||MBA||17. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55493)||2001 UX48|| align=right|13,2|| align=right|2,700|| align=right|0,129|| align=right|14,80|| align=right|4,437||MBA||17. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55494)||2001 UG50|| align=right|14,7|| align=right|2,965|| align=right|0,083|| align=right|11,36|| align=right|5,106||MBA||17. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55495)||2001 UY53|| align=right|14,6|| align=right|2,988|| align=right|0,089|| align=right|9,71|| align=right|5,165||MBA||17. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55496)||2001 UC73|| align=right|11,9|| align=right|5,221|| align=right|0,042|| align=right|9,50|| align=right|11,93||JUT||16. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55497)||2001 UA83|| align=right|15,4|| align=right|2,949|| align=right|0,035|| align=right|3,19|| align=right|5,064||MBA||20. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55498)||2001 UT83|| align=right|13,7|| align=right|3,969|| align=right|0,220|| align=right|1,58|| align=right|7,906||HLD||20. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55499)||2001 UE84|| align=right|13,7|| align=right|2,777|| align=right|0,154|| align=right|9,92|| align=right|4,628||MBA||20. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55500)||2001 UK90|| align=right|15,1|| align=right|2,947|| align=right|0,031|| align=right|3,49|| align=right|5,058||MBA||21. října 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(55501)||2001 UH92|| align=right|15,0|| align=right|2,954|| align=right|0,077|| align=right|4,85|| align=right|5,076||MBA||18. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(55502)||2001 UK93|| align=right|14,8|| align=right|3,083|| align=right|0,074|| align=right|12,01|| align=right|5,412||MBA||19. října 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(55503)||2001 UC100|| align=right|14,6|| align=right|2,868|| align=right|0,073|| align=right|14,27|| align=right|4,857||MBA||17. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55504)||2001 UG112|| align=right|15,1|| align=right|2,936|| align=right|0,017|| align=right|7,80|| align=right|5,031||MBA||21. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55505)||2001 UK113|| align=right|13,0|| align=right|3,964|| align=right|0,129|| align=right|4,10|| align=right|7,892||HLD||22. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55506)||2001 UZ116|| align=right|15,7|| align=right|2,481|| align=right|0,121|| align=right|8,65|| align=right|3,907||MBA||22. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55507)||2001 UG122|| align=right|15,4|| align=right|2,624|| align=right|0,106|| align=right|2,36|| align=right|4,249||MBA||22. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55508)||2001 UE124|| align=right|14,3|| align=right|3,043|| align=right|0,077|| align=right|13,09|| align=right|5,307||MBA||22. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(55509)||2001 UA140|| align=right|15,6|| align=right|2,943|| align=right|0,052|| align=right|2,79|| align=right|5,049||MBA||23. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55510)||2001 UU160|| align=right|14,9|| align=right|3,014|| align=right|0,049|| align=right|10,78|| align=right|5,232||MBA||23. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55511)||2001 US177|| align=right|15,3|| align=right|2,710|| align=right|0,089|| align=right|1,92|| align=right|4,461||MBA||21. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55512)||2001 UU178|| align=right|14,8|| align=right|3,133|| align=right|0,155|| align=right|12,29|| align=right|5,545||MBA||23. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(55513)||2001 UL182|| align=right|15,7|| align=right|2,602|| align=right|0,074|| align=right|4,59|| align=right|4,196||MBA||16. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(55514)||2001 VJ6|| align=right|14,9|| align=right|3,160|| align=right|0,219|| align=right|0,79|| align=right|5,615||MBA||9. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55515)||2001 VS18|| align=right|14,9|| align=right|3,028|| align=right|0,053|| align=right|1,03|| align=right|5,268||MBA||9. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55516)||2001 VE24|| align=right|15,1|| align=right|3,092|| align=right|0,150|| align=right|1,69|| align=right|5,435||MBA||9. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55517)||2001 VE29|| align=right|14,8|| align=right|3,081|| align=right|0,105|| align=right|1,16|| align=right|5,408||MBA||9. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55518)||2001 VR40|| align=right|16,1|| align=right|2,356|| align=right|0,244|| align=right|3,32|| align=right|3,615||MBA||9. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55519)||2001 VA43|| align=right|13,7|| align=right|2,314|| align=right|0,131|| align=right|24,04|| align=right|3,519||MBA||9. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55520)||2001 VM44|| align=right|13,9|| align=right|2,635|| align=right|0,093|| align=right|15,90|| align=right|4,277||MBA||9. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55521)||2001 VG49|| align=right|13,8|| align=right|2,609|| align=right|0,099|| align=right|13,69|| align=right|4,212||MBA||10. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55522)||2001 VY50|| align=right|13,9|| align=right|3,243|| align=right|0,058|| align=right|7,53|| align=right|5,840||MBA||10. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55523)||2001 VB51|| align=right|13,6|| align=right|3,087|| align=right|0,109|| align=right|11,07|| align=right|5,424||MBA||10. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55524)||2001 VP55|| align=right|14,1|| align=right|2,330|| align=right|0,222|| align=right|6,91|| align=right|3,555||MBA||10. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55525)||2001 VW55|| align=right|14,3|| align=right|2,983|| align=right|0,050|| align=right|9,47|| align=right|5,151||MBA||10. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55526)||2001 VV58|| align=right|14,3|| align=right|3,011|| align=right|0,051|| align=right|9,95|| align=right|5,224||MBA||10. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55527)||2001 VN59|| align=right|14,7|| align=right|2,974|| align=right|0,115|| align=right|4,65|| align=right|5,128||MBA||10. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55528)||2001 VF77|| align=right|13,8|| align=right|2,601|| align=right|0,163|| align=right|14,29|| align=right|4,194||MBA||8. listopadu 2001||Palomar||NEAT
|-
|(55529)||2001 VC88|| align=right|14,1|| align=right|3,065|| align=right|0,100|| align=right|10,38|| align=right|5,364||MBA||12. listopadu 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(55530)||2001 VV93|| align=right|13,7|| align=right|3,021|| align=right|0,232|| align=right|21,29|| align=right|5,250||MBA||15. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55531)||2001 VL121|| align=right|13,6|| align=right|2,995|| align=right|0,099|| align=right|11,79|| align=right|5,182||MBA||15. listopadu 2001||Palomar||NEAT
|-
|(55532)||2001 WG2|| align=right|16,3|| align=right|1,795|| align=right|0,697|| align=right|38,48|| align=right|2,405||APL||18. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55533)||2001 WN8|| align=right|14,8|| align=right|3,178|| align=right|0,130|| align=right|6,36|| align=right|5,665||MBA||17. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55534)||2001 WU23|| align=right|15,1|| align=right|3,213|| align=right|0,121|| align=right|1,12|| align=right|5,760||MBA||17. listopadu 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(55535)||2001 WD27|| align=right|15,0|| align=right|2,623|| align=right|0,011|| align=right|4,74|| align=right|4,248||MBA||17. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55536)||2001 WQ29|| align=right|14,9|| align=right|2,751|| align=right|0,091|| align=right|8,74|| align=right|4,562||MBA||17. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55537)||2001 WM37|| align=right|14,9|| align=right|2,974|| align=right|0,033|| align=right|10,43|| align=right|5,128||MBA||17. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55538)||2001 WX39|| align=right|12,3|| align=right|2,774|| align=right|0,262|| align=right|16,57|| align=right|4,620||MBA||17. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55539)||2001 WV41|| align=right|14,8|| align=right|2,692|| align=right|0,200|| align=right|10,91|| align=right|4,417||MBA||18. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55540)||2001 WC45|| align=right|13,4|| align=right|3,106|| align=right|0,175|| align=right|11,88|| align=right|5,473||MBA||19. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55541)||2001 WV47|| align=right|15,1|| align=right|2,570|| align=right|0,170|| align=right|8,43|| align=right|4,119||MBA||19. listopadu 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(55542)||2001 XO5|| align=right|14,9|| align=right|2,376|| align=right|0,142|| align=right|13,75|| align=right|3,661||MBA||7. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55543) Nemeghaire||2001 XN16|| align=right|14,5|| align=right|2,688|| align=right|0,161|| align=right|13,90|| align=right|4,407||MBA||8. prosince 2001||Uccle||H. M. J. Boffin
|-
|(55544)||2001 XW24|| align=right|14,6|| align=right|2,540|| align=right|0,085|| align=right|16,16|| align=right|4,048||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55545)||2001 XY34|| align=right|14,5|| align=right|2,552|| align=right|0,057|| align=right|11,12|| align=right|4,076||MBA||9. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55546)||2001 XQ48|| align=right|13,0|| align=right|2,563|| align=right|0,206|| align=right|13,02|| align=right|4,102||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55547)||2001 XA49|| align=right|14,6|| align=right|3,175|| align=right|0,073|| align=right|13,17|| align=right|5,656||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55548)||2001 XB50|| align=right|15,7|| align=right|2,348|| align=right|0,191|| align=right|0,34|| align=right|3,598||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55549)||2001 XC59|| align=right|15,1|| align=right|2,377|| align=right|0,185|| align=right|5,75|| align=right|3,664||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55550)||2001 XW70|| align=right|15,3|| align=right|2,547|| align=right|0,130|| align=right|14,57|| align=right|4,064||MBA||11. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55551)||2001 XZ88|| align=right|14,7|| align=right|3,180|| align=right|0,054|| align=right|6,71|| align=right|5,669||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55552)||2001 XN106|| align=right|14,6|| align=right|3,223|| align=right|0,069|| align=right|4,76|| align=right|5,786||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55553)||2001 XE257|| align=right|15,2|| align=right|2,900|| align=right|0,065|| align=right|16,35|| align=right|4,937||MBA||7. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55554)||2001 XY257|| align=right|14,2|| align=right|2,633|| align=right|0,159|| align=right|12,13|| align=right|4,271||MBA||7. prosince 2001||Palomar||NEAT
|-
|(55555) DNA||2001 YR2|| align=right|13,1|| align=right|2,564|| align=right|0,133|| align=right|14,65|| align=right|4,104||MBA||19. prosince 2001||Fountain Hills||C. W. Juels; P. R. Holvorcem
|-
|(55556)||2001 YJ34|| align=right|13,8|| align=right|3,034|| align=right|0,168|| align=right|10,02|| align=right|5,284||MBA||18. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55557)||2001 YH53|| align=right|15,4|| align=right|2,348|| align=right|0,095|| align=right|7,67|| align=right|3,598||MBA||18. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55558)||2001 YL101|| align=right|13,0|| align=right|3,233|| align=right|0,141|| align=right|11,24|| align=right|5,813||MBA||17. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55559)||2001 YS110|| align=right|14,5|| align=right|3,113|| align=right|0,148|| align=right|19,13|| align=right|5,492||MBA||18. prosince 2001||Goodricke-Pigott||R. A. Tucker
|-
|(55560)||2001 YB136|| align=right|14,4|| align=right|3,087|| align=right|0,043|| align=right|16,42|| align=right|5,422||MBA||22. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55561) Madenberg||2002 AF9|| align=right|16,2|| align=right|2,284|| align=right|0,141|| align=right|5,70|| align=right|3,450||MBA||9. ledna 2002||Desert Moon||B. L. Stevens
|-
|(55562)||2002 AM29|| align=right|14,1|| align=right|2,684|| align=right|0,093|| align=right|12,16|| align=right|4,395||MBA||8. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(55563)||2002 AW34|| align=right|11,5|| align=right|5,133|| align=right|0,045|| align=right|29,59|| align=right|11,63||JUT||12. ledna 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(55564)||2002 AQ188|| align=right|13,3|| align=right|3,209|| align=right|0,201|| align=right|16,17|| align=right|5,746||MBA||10. ledna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(55565)||2002 AW197|| align=right|3,3|| align=right|47,38|| align=right|0,132|| align=right|24,39|| align=right|327||CBW||10. ledna 2002||Palomar||Palomar
|-
|(55566)||2002 BZ25|| align=right|13,4|| align=right|2,679|| align=right|0,119|| align=right|22,45|| align=right|4,385||MBA||26. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(55567)||2002 CS6|| align=right|13,6|| align=right|2,319|| align=right|0,272|| align=right|22,96|| align=right|3,531||MBA||1. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(55568)||2002 CU15|| align=right|11,4|| align=right|5,138|| align=right|0,035|| align=right|25,74|| align=right|11,65||JUT||8. února 2002||Fountain Hills||C. W. Juels; P. R. Holvorcem
|-
|(55569)||2002 CZ61|| align=right|14,6|| align=right|2,742|| align=right|0,290|| align=right|8,97|| align=right|4,541||MBA||6. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(55570)||2002 CV78|| align=right|16,6|| align=right|2,320|| align=right|0,134|| align=right|1,59|| align=right|3,533||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(55571)||2002 CP82|| align=right|11,6|| align=right|5,178|| align=right|0,086|| align=right|12,08|| align=right|11,79||JUT||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(55572)||2002 CN140|| align=right|14,1|| align=right|2,659|| align=right|0,213|| align=right|12,16|| align=right|4,335||MBA||8. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(55573)||2002 CQ172|| align=right|15,8|| align=right|2,339|| align=right|0,192|| align=right|6,62|| align=right|3,577||MBA||8. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(55574)||2002 CF245|| align=right|11,9|| align=right|5,200|| align=right|0,078|| align=right|7,68|| align=right|11,86||JUT||13. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(55575)||2002 DC16|| align=right|13,6|| align=right|3,169|| align=right|0,188|| align=right|7,94|| align=right|5,640||MBA||16. února 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(55576) Amycus||2002 GB10|| align=right|7,8|| align=right|25,28|| align=right|0,399|| align=right|13,34|| align=right|128||CNT||8. dubna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(55577)||2002 GY94|| align=right|15,1|| align=right|2,206|| align=right|0,153|| align=right|4,96|| align=right|3,276||MBA||9. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(55578)||2002 GK105|| align=right|11,2|| align=right|5,297|| align=right|0,061|| align=right|20,43|| align=right|12,19||JUT||11. dubna 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(55579)||2002 JM51|| align=right|15,1|| align=right|2,479|| align=right|0,060|| align=right|4,77|| align=right|3,903||MBA||9. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(55580)||2002 JB110|| align=right|12,5|| align=right|2,631|| align=right|0,202|| align=right|16,09|| align=right|4,268||MBA||11. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(55581)||2002 NH|| align=right|16,1|| align=right|2,189|| align=right|0,079|| align=right|4,21|| align=right|3,239||MBA||1. července 2002||Palomar||NEAT
|-
|(55582)||2002 PM42|| align=right|14,6|| align=right|2,803|| align=right|0,233|| align=right|8,94|| align=right|4,693||MBA||5. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(55583)||2002 PQ42|| align=right|15,2|| align=right|2,409|| align=right|0,128|| align=right|13,21|| align=right|3,739||MBA||5. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(55584)||2002 PV44|| align=right|15,3|| align=right|2,397|| align=right|0,232|| align=right|11,84|| align=right|3,710||MBA||5. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(55585)||2002 PQ45|| align=right|15,6|| align=right|2,217|| align=right|0,196|| align=right|6,31|| align=right|3,300||MBA||5. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(55586)||2002 PT47|| align=right|14,7|| align=right|2,573|| align=right|0,235|| align=right|12,28|| align=right|4,126||MBA||10. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(55587)||2002 PD50|| align=right|14,6|| align=right|2,375|| align=right|0,136|| align=right|7,33|| align=right|3,658||MBA||10. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(55588)||2002 PV81|| align=right|13,9|| align=right|2,782|| align=right|0,208|| align=right|3,74|| align=right|4,639||MBA||9. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(55589)||2002 PO93|| align=right|15,1|| align=right|2,338|| align=right|0,216|| align=right|22,86|| align=right|3,573||MBA||14. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(55590)||2002 PB97|| align=right|15,8|| align=right|2,340|| align=right|0,252|| align=right|3,86|| align=right|3,578||MBA||14. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(55591)||2002 PD116|| align=right|14,0|| align=right|2,988|| align=right|0,105|| align=right|9,81|| align=right|5,163||MBA||13. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(55592)||2002 PY128|| align=right|14,4|| align=right|2,743|| align=right|0,264|| align=right|10,68|| align=right|4,543||MBA||14. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(55593)||2002 RM20|| align=right|14,9|| align=right|2,605|| align=right|0,187|| align=right|4,40|| align=right|4,203||MBA||4. září 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(55594)||2002 RE62|| align=right|15,8|| align=right|2,691|| align=right|0,124|| align=right|6,46|| align=right|4,414||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(55595)||2002 RL63|| align=right|16,7|| align=right|2,279|| align=right|0,183|| align=right|4,24|| align=right|3,440||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(55596)||2002 RV65|| align=right|13,8|| align=right|2,595|| align=right|0,114|| align=right|13,64|| align=right|4,179||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(55597)||2002 RO66|| align=right|15,3|| align=right|2,407|| align=right|0,138|| align=right|5,95|| align=right|3,734||MBA||7. září 2002||Ametlla de Mar||J. Nomen
|-
|(55598)||2002 RF99|| align=right|14,9|| align=right|3,123|| align=right|0,109|| align=right|1,45|| align=right|5,519||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(55599)||2002 RP100|| align=right|14,0|| align=right|2,629|| align=right|0,184|| align=right|10,52|| align=right|4,263||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(55600)||2002 RO106|| align=right|14,5|| align=right|2,692|| align=right|0,113|| align=right|13,42|| align=right|4,416||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(55601)||2002 RC110|| align=right|14,0|| align=right|2,983|| align=right|0,067|| align=right|9,33|| align=right|5,152||MBA||6. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(55602)||2002 RT116|| align=right|14,0|| align=right|3,181|| align=right|0,136|| align=right|6,89|| align=right|5,674||MBA||7. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(55603)||2002 RE117|| align=right|15,5|| align=right|2,616|| align=right|0,093|| align=right|13,71|| align=right|4,230||MBA||7. září 2002||Ondřejov||P. Kušnirák; P. Pravec
|-
|(55604)||2002 RS135|| align=right|14,1|| align=right|2,696|| align=right|0,125|| align=right|11,41|| align=right|4,426||MBA||10. září 2002||Palomar||NEAT
|-
|(55605)||2002 RW139|| align=right|14,4|| align=right|2,427|| align=right|0,212|| align=right|13,74|| align=right|3,779||MBA||10. září 2002||Palomar||NEAT
|-
|(55606)||2002 RN154|| align=right|14,8|| align=right|2,382|| align=right|0,236|| align=right|4,86|| align=right|3,676||MBA||10. září 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(55607)||2002 RV183|| align=right|13,2|| align=right|3,124|| align=right|0,064|| align=right|12,88|| align=right|5,522||MBA||11. září 2002||Palomar||NEAT
|-
|(55608)||2002 SO1|| align=right|14,6|| align=right|3,058|| align=right|0,146|| align=right|3,54|| align=right|5,347||MBA||26. září 2002||Palomar||NEAT
|-
|(55609)||2002 SC9|| align=right|16,4|| align=right|2,403|| align=right|0,219|| align=right|4,77|| align=right|3,724||MBA||27. září 2002||Palomar||NEAT
|-
|(55610)||2002 SO40|| align=right|15,2|| align=right|2,618|| align=right|0,320|| align=right|6,61|| align=right|4,235||MBA||30. září 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(55611)||2002 SR50|| align=right|14,3|| align=right|3,072|| align=right|0,070|| align=right|10,28|| align=right|5,383||MBA||30. září 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(55612)||2002 TW49|| align=right|16,1|| align=right|2,256|| align=right|0,142|| align=right|5,81|| align=right|3,388||MBA||2. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(55613)||2002 TY49|| align=right|14,6|| align=right|2,914|| align=right|0,052|| align=right|8,90|| align=right|4,974||MBA||2. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(55614)||2002 TJ59|| align=right|13,6|| align=right|3,048|| align=right|0,136|| align=right|8,00|| align=right|5,322||MBA||4. října 2002||Ametlla de Mar||J. Nomen
|-
|(55615)||2002 TL65|| align=right|14,1|| align=right|2,660|| align=right|0,261|| align=right|14,26|| align=right|4,339||MBA||4. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(55616)||2002 TA78|| align=right|13,9|| align=right|3,021|| align=right|0,109|| align=right|2,65|| align=right|5,249||MBA||1. října 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(55617)||2002 TF79|| align=right|15,0|| align=right|3,070|| align=right|0,109|| align=right|13,06|| align=right|5,378||MBA||1. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(55618)||2002 TB81|| align=right|15,2|| align=right|2,414|| align=right|0,227|| align=right|7,74|| align=right|3,751||MBA||1. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(55619)||2002 TM108|| align=right|14,1|| align=right|2,568|| align=right|0,287|| align=right|13,41|| align=right|4,114||MBA||1. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(55620)||2002 TK121|| align=right|14,9|| align=right|2,650|| align=right|0,076|| align=right|12,74|| align=right|4,313||MBA||3. října 2002||Palomar||NEAT
|-
|(55621)||2002 TQ138|| align=right|13,8|| align=right|2,970|| align=right|0,117|| align=right|9,17|| align=right|5,117||MBA||4. října 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(55622)||2002 TY143|| align=right|14,6|| align=right|3,190|| align=right|0,164|| align=right|10,56|| align=right|5,696||MBA||4. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(55623)||2002 TZ158|| align=right|14,3|| align=right|2,522|| align=right|0,095|| align=right|15,32|| align=right|4,005||MBA||5. října 2002||Palomar||NEAT
|-
|(55624)||2002 TE196|| align=right|14,1|| align=right|2,571|| align=right|0,193|| align=right|7,98|| align=right|4,121||MBA||3. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(55625)||2002 TF196|| align=right|14,1|| align=right|2,638|| align=right|0,132|| align=right|13,61|| align=right|4,283||MBA||3. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(55626)||2002 TN206|| align=right|15,7|| align=right|2,261|| align=right|0,149|| align=right|5,27|| align=right|3,399||MBA||4. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(55627)||2002 TW232|| align=right|13,3|| align=right|3,244|| align=right|0,076|| align=right|14,10|| align=right|5,843||MBA||6. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(55628)||2002 TN249|| align=right|15,6|| align=right|2,371|| align=right|0,150|| align=right|1,56|| align=right|3,650||MBA||7. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(55629)||2002 TJ251|| align=right|15,2|| align=right|2,648|| align=right|0,138|| align=right|15,22|| align=right|4,308||MBA||7. října 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(55630)||2002 TD261|| align=right|14,4|| align=right|2,639|| align=right|0,082|| align=right|15,08|| align=right|4,287||MBA||9. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(55631)||2002 TX281|| align=right|14,7|| align=right|2,263|| align=right|0,100|| align=right|6,97|| align=right|3,404||MBA||10. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(55632)||2002 TR282|| align=right|14,8|| align=right|2,689|| align=right|0,111|| align=right|12,13|| align=right|4,409||MBA||10. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(55633)||2002 TU283|| align=right|15,2|| align=right|2,379|| align=right|0,115|| align=right|6,56|| align=right|3,668||MBA||10. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(55634)||2002 TH284|| align=right|15,4|| align=right|2,262|| align=right|0,137|| align=right|7,01|| align=right|3,401||MBA||10. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(55635)||2002 TK284|| align=right|14,2|| align=right|2,463|| align=right|0,178|| align=right|9,80|| align=right|3,865||MBA||10. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(55636)||2002 TX300|| align=right|3,3|| align=right|43,09|| align=right|0,123|| align=right|25,88|| align=right|283||CBW||15. října 2002||Palomar||NEAT
|-
|(55637)||2002 UX25|| align=right|3,6|| align=right|42,53|| align=right|0,143|| align=right|19,49|| align=right|278||CBW||30. října 2002||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(55638)||2002 VE95|| align=right|5,3|| align=right|39,16|| align=right|0,286|| align=right|16,36|| align=right|245||PLT||14. listopadu 2002||Palomar||NEAT
|-
|(55639)||2070 P-L|| align=right|14,6|| align=right|2,772|| align=right|0,032|| align=right|4,99|| align=right|4,613||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(55640)||2114 P-L|| align=right|15,5|| align=right|2,427|| align=right|0,062|| align=right|4,82|| align=right|3,781||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(55641)||2125 P-L|| align=right|15,6|| align=right|2,426|| align=right|0,183|| align=right|6,15|| align=right|3,779||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(55642)||2138 P-L|| align=right|15,5|| align=right|2,571|| align=right|0,135|| align=right|3,57|| align=right|4,121||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(55643)||2179 P-L|| align=right|14,6|| align=right|2,755|| align=right|0,175|| align=right|17,97|| align=right|4,572||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(55644)||2582 P-L|| align=right|15,8|| align=right|2,420|| align=right|0,152|| align=right|3,32|| align=right|3,764||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(55645)||2625 P-L|| align=right|15,8|| align=right|2,599|| align=right|0,193|| align=right|2,59|| align=right|4,190||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(55646)||2637 P-L|| align=right|15,4|| align=right|2,561|| align=right|0,143|| align=right|1,93|| align=right|4,098||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(55647)||2676 P-L|| align=right|15,9|| align=right|2,584|| align=right|0,118|| align=right|0,58|| align=right|4,152||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(55648)||2786 P-L|| align=right|15,1|| align=right|2,578|| align=right|0,146|| align=right|12,86|| align=right|4,139||MBA||26. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(55649)||3023 P-L|| align=right|14,0|| align=right|2,562|| align=right|0,138|| align=right|10,14|| align=right|4,100||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(55650)||3536 P-L|| align=right|14,8|| align=right|2,449|| align=right|0,181|| align=right|11,43|| align=right|3,832||MBA||17. října 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(55651)||4043 P-L|| align=right|13,5|| align=right|2,963|| align=right|0,092|| align=right|9,54|| align=right|5,100||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(55652)||4048 P-L|| align=right|14,5|| align=right|2,978|| align=right|0,077|| align=right|2,44|| align=right|5,138||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(55653)||4088 P-L|| align=right|15,4|| align=right|2,577|| align=right|0,201|| align=right|2,70|| align=right|4,135||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(55654)||4093 P-L|| align=right|15,1|| align=right|2,390|| align=right|0,208|| align=right|11,46|| align=right|3,694||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(55655)||4101 P-L|| align=right|15,1|| align=right|2,406|| align=right|0,186|| align=right|2,29|| align=right|3,731||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(55656)||4708 P-L|| align=right|16,0|| align=right|2,444|| align=right|0,099|| align=right|4,44|| align=right|3,819||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(55657)||4905 P-L|| align=right|16,3|| align=right|2,429|| align=right|0,146|| align=right|2,14|| align=right|3,784||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(55658)||6061 P-L|| align=right|15,6|| align=right|2,400|| align=right|0,221|| align=right|2,27|| align=right|3,717||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(55659)||6110 P-L|| align=right|16,3|| align=right|2,288|| align=right|0,163|| align=right|5,09|| align=right|3,459||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(55660)||6119 P-L|| align=right|16,6|| align=right|2,598|| align=right|0,279|| align=right|13,48|| align=right|4,186||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(55661)||6184 P-L|| align=right|16,5|| align=right|2,281|| align=right|0,110|| align=right|5,89|| align=right|3,443||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(55662)||6224 P-L|| align=right|15,5|| align=right|2,766|| align=right|0,039|| align=right|4,38|| align=right|4,600||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(55663)||6247 P-L|| align=right|15,9|| align=right|2,289|| align=right|0,095|| align=right|4,03|| align=right|3,462||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(55664)||6281 P-L|| align=right|16,9|| align=right|2,420|| align=right|0,162|| align=right|0,45|| align=right|3,765||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(55665)||6527 P-L|| align=right|15,6|| align=right|2,418|| align=right|0,187|| align=right|1,85|| align=right|3,760||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(55666)||6631 P-L|| align=right|16,1|| align=right|2,283|| align=right|0,158|| align=right|5,16|| align=right|3,448||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(55667)||6691 P-L|| align=right|14,5|| align=right|2,390|| align=right|0,096|| align=right|6,24|| align=right|3,695||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(55668)||6722 P-L|| align=right|16,1|| align=right|2,285|| align=right|0,094|| align=right|6,81|| align=right|3,453||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(55669)||6810 P-L|| align=right|16,5|| align=right|2,432|| align=right|0,203|| align=right|4,15|| align=right|3,791||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(55670)||9581 P-L|| align=right|15,0|| align=right|2,762|| align=right|0,096|| align=right|7,69|| align=right|4,589||MBA||17. října 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(55671)||9587 P-L|| align=right|14,6|| align=right|2,779|| align=right|0,072|| align=right|5,24|| align=right|4,633||MBA||17. října 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(55672)||1049 T-1|| align=right|16,5|| align=right|2,349|| align=right|0,107|| align=right|2,71|| align=right|3,600||MBA||25. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(55673)||1150 T-1|| align=right|15,4|| align=right|2,585|| align=right|0,171|| align=right|2,41|| align=right|4,156||MBA||25. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(55674)||2112 T-1|| align=right|16,0|| align=right|2,357|| align=right|0,063|| align=right|6,54|| align=right|3,617||MBA||25. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(55675)||2316 T-1|| align=right|15,9|| align=right|2,336|| align=right|0,161|| align=right|3,29|| align=right|3,569||MBA||25. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(55676) Klythios||3034 T-1|| align=right|11,9|| align=right|5,243|| align=right|0,040|| align=right|11,82|| align=right|12,01||JUT||26. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(55677)||3201 T-1|| align=right|14,3|| align=right|2,778|| align=right|0,225|| align=right|7,36|| align=right|4,629||MBA||26. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(55678) Lampos||3291 T-1|| align=right|12,6|| align=right|5,213|| align=right|0,102|| align=right|7,40|| align=right|11,91||JUT||26. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(55679)||4230 T-1|| align=right|16,7|| align=right|2,374|| align=right|0,135|| align=right|2,83|| align=right|3,658||MBA||26. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(55680)||4289 T-1|| align=right|15,1|| align=right|2,537|| align=right|0,219|| align=right|6,16|| align=right|4,040||MBA||26. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(55681)||1143 T-2|| align=right|16,1|| align=right|2,175|| align=right|0,170|| align=right|2,98|| align=right|3,207||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(55682)||1303 T-2|| align=right|14,2|| align=right|3,175|| align=right|0,149|| align=right|4,91|| align=right|5,656||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(55683)||1361 T-2|| align=right|15,0|| align=right|2,794|| align=right|0,023|| align=right|1,89|| align=right|4,668||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(55684)||1510 T-2|| align=right|14,6|| align=right|3,148|| align=right|0,127|| align=right|4,71|| align=right|5,585||MBA||30. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(55685)||2030 T-2|| align=right|16,0|| align=right|2,548|| align=right|0,109|| align=right|2,49|| align=right|4,067||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(55686)||2041 T-2|| align=right|16,2|| align=right|2,164|| align=right|0,180|| align=right|1,00|| align=right|3,182||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(55687)||2049 T-2|| align=right|15,7|| align=right|2,339|| align=right|0,200|| align=right|1,60|| align=right|3,577||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(55688)||2053 T-2|| align=right|14,6|| align=right|2,781|| align=right|0,218|| align=right|6,97|| align=right|4,638||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(55689)||2237 T-2|| align=right|15,0|| align=right|2,546|| align=right|0,110|| align=right|4,25|| align=right|4,062||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(55690)||2696 T-2|| align=right|14,3|| align=right|3,158|| align=right|0,173|| align=right|13,61|| align=right|5,611||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(55691)||3028 T-2|| align=right|14,3|| align=right|2,840|| align=right|0,076|| align=right|3,13|| align=right|4,786||MBA||30. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(55692)||3118 T-2|| align=right|16,0|| align=right|2,338|| align=right|0,177|| align=right|6,46|| align=right|3,575||MBA||30. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(55693)||4149 T-2|| align=right|16,1|| align=right|2,152|| align=right|0,166|| align=right|2,68|| align=right|3,157||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(55694)||4199 T-2|| align=right|15,7|| align=right|2,541|| align=right|0,146|| align=right|3,42|| align=right|4,049||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(55695)||4225 T-2|| align=right|15,2|| align=right|2,305|| align=right|0,079|| align=right|6,34|| align=right|3,499||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(55696)||4227 T-2|| align=right|14,2|| align=right|3,162|| align=right|0,129|| align=right|6,05|| align=right|5,621||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(55697)||4233 T-2|| align=right|16,4|| align=right|2,569|| align=right|0,155|| align=right|3,94|| align=right|4,118||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(55698)||4301 T-2|| align=right|14,8|| align=right|3,187|| align=right|0,156|| align=right|6,05|| align=right|5,688||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(55699)||5396 T-2|| align=right|14,6|| align=right|2,539|| align=right|0,195|| align=right|13,03|| align=right|4,046||MBA||30. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(55700)||1092 T-3|| align=right|16,1|| align=right|2,293|| align=right|0,069|| align=right|5,72|| align=right|3,472||MBA||17. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(55701) Ukalegon||1193 T-3|| align=right|13,1|| align=right|5,164|| align=right|0,139|| align=right|20,96|| align=right|11,74||JUT||17. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(55702) Thymoitos||1302 T-3|| align=right|12,3|| align=right|5,203|| align=right|0,035|| align=right|9,36|| align=right|11,87||JUT||17. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(55703)||2032 T-3|| align=right|15,0|| align=right|2,864|| align=right|0,055|| align=right|5,19|| align=right|4,847||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(55704)||2165 T-3|| align=right|15,1|| align=right|2,854|| align=right|0,118|| align=right|4,92|| align=right|4,820||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(55705)||2190 T-3|| align=right|15,5|| align=right|2,306|| align=right|0,103|| align=right|4,18|| align=right|3,500||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(55706)||2241 T-3|| align=right|15,9|| align=right|2,559|| align=right|0,110|| align=right|2,02|| align=right|4,092||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(55707)||2246 T-3|| align=right|15,5|| align=right|2,321|| align=right|0,009|| align=right|4,85|| align=right|3,535||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(55708)||2288 T-3|| align=right|15,1|| align=right|2,307|| align=right|0,199|| align=right|5,08|| align=right|3,503||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(55709)||2434 T-3|| align=right|15,0|| align=right|2,283|| align=right|0,114|| align=right|5,71|| align=right|3,449||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(55710)||3081 T-3|| align=right|15,4|| align=right|2,881|| align=right|0,077|| align=right|2,70|| align=right|4,889||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(55711)||3122 T-3|| align=right|15,8|| align=right|2,558|| align=right|0,047|| align=right|4,07|| align=right|4,090||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(55712)||3174 T-3|| align=right|16,0|| align=right|2,904|| align=right|0,075|| align=right|1,37|| align=right|4,948||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(55713)||3463 T-3|| align=right|15,4|| align=right|2,287|| align=right|0,121|| align=right|6,81|| align=right|3,458||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(55714)||3491 T-3|| align=right|16,5|| align=right|2,321|| align=right|0,105|| align=right|2,14|| align=right|3,536||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(55715)||3536 T-3|| align=right|16,7|| align=right|2,555|| align=right|0,142|| align=right|5,99|| align=right|4,082||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(55716)||4249 T-3|| align=right|15,3|| align=right|2,561|| align=right|0,102|| align=right|4,01|| align=right|4,097||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(55717)||5027 T-3|| align=right|16,6|| align=right|2,285|| align=right|0,162|| align=right|5,83|| align=right|3,454||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(55718)||5096 T-3|| align=right|14,9|| align=right|2,292|| align=right|0,063|| align=right|7,68|| align=right|3,469||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(55719)||5131 T-3|| align=right|15,3|| align=right|2,289|| align=right|0,134|| align=right|7,73|| align=right|3,463||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(55720)||1972 RE|| align=right|15,8|| align=right|1,918|| align=right|0,099|| align=right|22,62|| align=right|2,656||MBA||15. září 1972||Palomar||T. Gehrels
|-
|(55721)||1978 UX4|| align=right|15,1|| align=right|2,418|| align=right|0,090|| align=right|7,15|| align=right|3,760||MBA||27. října 1978||Palomar||C. M. Olmstead
|-
|(55722)||1978 VU3|| align=right|14,4|| align=right|2,767|| align=right|0,254|| align=right|5,50|| align=right|4,601||MBA||7. listopadu 1978||Palomar||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(55723)||1979 MP2|| align=right|14,6|| align=right|2,984|| align=right|0,060|| align=right|8,81|| align=right|5,154||MBA||25. června 1979||Siding Spring||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(55724)||1979 MB5|| align=right|14,8|| align=right|2,623|| align=right|0,202|| align=right|3,49|| align=right|4,248||MBA||25. června 1979||Siding Spring||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(55725)||1979 MG5|| align=right|15,4|| align=right|2,328|| align=right|0,203|| align=right|3,57|| align=right|3,551||MBA||25. června 1979||Siding Spring||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(55726)||1979 MG8|| align=right|14,2|| align=right|3,056|| align=right|0,190|| align=right|14,96|| align=right|5,342||MBA||25. června 1979||Siding Spring||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(55727)||1981 ED5|| align=right|15,7|| align=right|2,388|| align=right|0,144|| align=right|7,37|| align=right|3,689||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(55728)||1981 EV17|| align=right|16,5|| align=right|2,403|| align=right|0,149|| align=right|1,80|| align=right|3,723||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(55729)||1981 ER30|| align=right|14,8|| align=right|2,710|| align=right|0,106|| align=right|2,06|| align=right|4,460||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(55730)||1981 EM33|| align=right|14,3|| align=right|2,714|| align=right|0,147|| align=right|12,24|| align=right|4,470||MBA||1. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(55731)||1981 EO37|| align=right|15,6|| align=right|2,393|| align=right|0,118|| align=right|4,06|| align=right|3,700||MBA||1. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(55732)||1986 QN2|| align=right|14,3|| align=right|2,762|| align=right|0,204|| align=right|12,75|| align=right|4,590||MBA||28. srpna 1986||La Silla||H. Debehogne
|-
|(55733) Lepsius||1986 WS2|| align=right|13,9|| align=right|2,979|| align=right|0,113|| align=right|12,34|| align=right|5,142||MBA||27. listopadu 1986||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(55734)||1986 WD6|| align=right|14,1|| align=right|2,540|| align=right|0,207|| align=right|14,72|| align=right|4,046||MBA||27. listopadu 1986||Caussols||CERGA
|-
|(55735) Magdeburg||1987 QV|| align=right|13,9|| align=right|2,614|| align=right|0,285|| align=right|11,01|| align=right|4,226||MBA||22. srpna 1987||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(55736)||1987 QC1|| align=right|14,2|| align=right|2,681|| align=right|0,268|| align=right|14,45|| align=right|4,389||MBA||21. srpna 1987||Kleť||Z. Vávrová
|-
|(55737)||1988 CQ1|| align=right|14,5|| align=right|2,362|| align=right|0,113|| align=right|6,59|| align=right|3,629||MBA||11. února 1988||La Silla||E. W. Elst
|-
|(55738)||1988 VG3|| align=right|13,8|| align=right|2,280|| align=right|0,133|| align=right|11,91|| align=right|3,441||MBA||14. listopadu 1988||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(55739)||1989 TV|| align=right|14,8|| align=right|2,553|| align=right|0,298|| align=right|15,65|| align=right|4,079||MBA||4. října 1989||Palomar||E. F. Helin
|-
|(55740)||1989 YL2|| align=right|13,7|| align=right|3,440|| align=right|0,162|| align=right|6,15|| align=right|6,379||MBA||30. prosince 1989||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(55741)||1990 QZ3|| align=right|15,3|| align=right|2,327|| align=right|0,149|| align=right|5,89|| align=right|3,550||MBA||22. srpna 1990||Palomar||H. E. Holt
|-
|(55742)||1990 QC10|| align=right|15,5|| align=right|2,321|| align=right|0,114|| align=right|5,78|| align=right|3,536||MBA||16. srpna 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(55743)||1990 RF6|| align=right|14,3|| align=right|3,009|| align=right|0,268|| align=right|4,70|| align=right|5,219||MBA||9. září 1990||La Silla||H. Debehogne
|-
|(55744)||1990 RL7|| align=right|15,3|| align=right|2,286|| align=right|0,151|| align=right|3,12|| align=right|3,457||MBA||13. září 1990||La Silla||H. Debehogne
|-
|(55745)||1990 SY7|| align=right|15,3|| align=right|2,315|| align=right|0,088|| align=right|5,34|| align=right|3,521||MBA||22. září 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(55746)||1990 SW9|| align=right|14,8|| align=right|2,296|| align=right|0,112|| align=right|5,10|| align=right|3,478||MBA||22. září 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(55747)||1990 SQ14|| align=right|15,5|| align=right|1,977|| align=right|0,095|| align=right|18,97|| align=right|2,780||MBA||25. září 1990||La Silla||H. Debehogne
|-
|(55748)||1990 VV11|| align=right|14,1|| align=right|3,108|| align=right|0,285|| align=right|2,31|| align=right|5,477||MBA||14. listopadu 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(55749) Eulenspiegel||1991 AT2|| align=right|13,8|| align=right|3,170|| align=right|0,166|| align=right|4,31|| align=right|5,643||MBA||15. ledna 1991||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(55750)||1991 GP8|| align=right|15,5|| align=right|2,555|| align=right|0,137|| align=right|4,22|| align=right|4,084||MBA||8. dubna 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|(55751)||1991 NM4|| align=right|13,9|| align=right|2,746|| align=right|0,187|| align=right|8,97|| align=right|4,550||MBA||8. července 1991||La Silla||H. Debehogne
|-
|(55752)||1991 PD12|| align=right|13,7|| align=right|2,777|| align=right|0,206|| align=right|13,86|| align=right|4,627||MBA||7. srpna 1991||Palomar||H. E. Holt
|-
|(55753) Raman||1991 RF5|| align=right|14,8|| align=right|2,723|| align=right|0,188|| align=right|9,09|| align=right|4,492||MBA||13. září 1991||Tautenburg||F. Borngen; L. D. Schmadel
|-
|(55754)||1991 RP18|| align=right|16,2|| align=right|2,241|| align=right|0,197|| align=right|1,24|| align=right|3,354||MBA||13. září 1991||Palomar||H. E. Holt
|-
|(55755) Blythe||1991 TB15|| align=right|16,9|| align=right|2,350|| align=right|0,161|| align=right|3,74|| align=right|3,601||MBA||6. října 1991||Palomar||A. Lowe
|-
|(55756)||1991 VJ9|| align=right|14,8|| align=right|2,915|| align=right|0,175|| align=right|10,48|| align=right|4,977||MBA||4. listopadu 1991||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(55757)||1991 XN|| align=right|15,2|| align=right|2,321|| align=right|0,288|| align=right|8,61|| align=right|3,535||MBA||7. prosince 1991||Palomar||E. F. Helin
|-
|(55758)||1991 XR|| align=right|14,1|| align=right|2,394|| align=right|0,235|| align=right|24,30|| align=right|3,704||MBA||3. prosince 1991||Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|(55759) Erdmannsdorff||1991 XJ1|| align=right|15,3|| align=right|2,322|| align=right|0,185|| align=right|4,31|| align=right|3,539||MBA||10. prosince 1991||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(55760)||1992 BL1|| align=right|12,9|| align=right|2,375|| align=right|0,347|| align=right|23,05|| align=right|3,659||MBA||30. ledna 1992||Palomar||E. F. Helin
|-
|(55761)||1992 CM2|| align=right|14,0|| align=right|3,102|| align=right|0,230|| align=right|18,11|| align=right|5,462||MBA||2. února 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|(55762)||1992 CE3|| align=right|15,6|| align=right|2,322|| align=right|0,144|| align=right|4,81|| align=right|3,537||MBA||2. února 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|(55763)||1992 DO7|| align=right|15,0|| align=right|3,172|| align=right|0,085|| align=right|3,44|| align=right|5,650||MBA||29. února 1992||La Silla||UESAC
|-
|(55764)||1992 DG12|| align=right|16,0|| align=right|2,357|| align=right|0,063|| align=right|6,79|| align=right|3,617||MBA||26. února 1992||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(55765)||1992 EN4|| align=right|16,0|| align=right|2,380|| align=right|0,127|| align=right|3,31|| align=right|3,671||MBA||1. března 1992||La Silla||UESAC
|-
|(55766)||1992 EL6|| align=right|14,4|| align=right|3,201|| align=right|0,089|| align=right|12,28|| align=right|5,727||MBA||1. března 1992||La Silla||UESAC
|-
|(55767)||1992 EW10|| align=right|14,8|| align=right|3,109|| align=right|0,064|| align=right|18,96|| align=right|5,481||MBA||6. března 1992||La Silla||UESAC
|-
|(55768)||1992 GH4|| align=right|15,3|| align=right|2,450|| align=right|0,154|| align=right|2,23|| align=right|3,835||MBA||4. dubna 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|(55769)||1992 HJ5|| align=right|15,4|| align=right|2,457|| align=right|0,140|| align=right|2,90|| align=right|3,850||MBA||24. dubna 1992||La Silla||H. Debehogne
|-
|(55770)||1992 OW|| align=right|14,5|| align=right|2,643|| align=right|0,278|| align=right|13,66|| align=right|4,296||MBA||28. července 1992||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(55771)||1992 PD1|| align=right|15,1|| align=right|2,562|| align=right|0,097|| align=right|4,43|| align=right|4,100||MBA||8. srpna 1992||Caussols||E. W. Elst
|-
|(55772) Loder||1992 YB5|| align=right|15,9|| align=right|2,248|| align=right|0,136|| align=right|5,18|| align=right|3,370||MBA||30. prosince 1992||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(55773)||1993 BG6|| align=right|15,6|| align=right|2,176|| align=right|0,034|| align=right|2,03|| align=right|3,208||MBA||27. ledna 1993||Caussols||E. W. Elst
|-
|(55774)||1993 FA8|| align=right|16,8|| align=right|2,244|| align=right|0,089|| align=right|3,65|| align=right|3,360||MBA||17. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(55775)||1993 FY10|| align=right|15,8|| align=right|2,240|| align=right|0,155|| align=right|5,67|| align=right|3,352||MBA||19. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(55776)||1993 FH14|| align=right|15,5|| align=right|2,262|| align=right|0,068|| align=right|4,74|| align=right|3,402||MBA||17. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(55777)||1993 FC17|| align=right|16,4|| align=right|2,255|| align=right|0,052|| align=right|6,94|| align=right|3,385||MBA||19. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(55778)||1993 FW23|| align=right|15,8|| align=right|2,292|| align=right|0,072|| align=right|6,21|| align=right|3,469||MBA||21. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(55779)||1993 FX23|| align=right|15,2|| align=right|3,034|| align=right|0,068|| align=right|1,69|| align=right|5,284||MBA||21. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(55780)||1993 FQ34|| align=right|16,1|| align=right|2,268|| align=right|0,085|| align=right|5,70|| align=right|3,416||MBA||19. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(55781)||1993 FN36|| align=right|17,0|| align=right|2,267|| align=right|0,128|| align=right|3,23|| align=right|3,413||MBA||19. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(55782)||1993 FF41|| align=right|14,8|| align=right|2,966|| align=right|0,051|| align=right|10,89|| align=right|5,107||MBA||19. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(55783)||1993 FZ43|| align=right|15,7|| align=right|2,282|| align=right|0,112|| align=right|6,19|| align=right|3,448||MBA||19. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(55784)||1993 FK74|| align=right|15,8|| align=right|2,314|| align=right|0,180|| align=right|1,32|| align=right|3,518||MBA||21. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(55785)||1993 FF80|| align=right|15,8|| align=right|2,266|| align=right|0,168|| align=right|3,45|| align=right|3,410||MBA||17. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(55786)||1993 OE3|| align=right|14,9|| align=right|2,332|| align=right|0,124|| align=right|6,58|| align=right|3,560||MBA||20. července 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(55787)||1993 OB10|| align=right|15,3|| align=right|2,414|| align=right|0,162|| align=right|5,08|| align=right|3,749||MBA||20. července 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(55788)||1993 PX6|| align=right|15,0|| align=right|2,447|| align=right|0,229|| align=right|6,73|| align=right|3,828||MBA||15. srpna 1993||Caussols||E. W. Elst
|-
|(55789)||1993 RF11|| align=right|15,9|| align=right|2,430|| align=right|0,087|| align=right|7,34|| align=right|3,787||MBA||14. září 1993||La Silla||H. Debehogne; E. W. Elst
|-
|(55790)||1993 RP15|| align=right|14,8|| align=right|2,400|| align=right|0,135|| align=right|22,22|| align=right|3,718||MBA||15. září 1993||La Silla||H. Debehogne; E. W. Elst
|-
|(55791)||1993 SA2|| align=right|14,6|| align=right|2,436|| align=right|0,218|| align=right|9,62|| align=right|3,802||MBA||19. září 1993||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(55792)||1993 SV3|| align=right|14,6|| align=right|2,424|| align=right|0,287|| align=right|22,73|| align=right|3,773||MBA||18. září 1993||Palomar||H. E. Holt
|-
|(55793)||1993 SS4|| align=right|15,8|| align=right|2,550|| align=right|0,227|| align=right|1,76|| align=right|4,072||MBA||19. září 1993||Caussols||E. W. Elst
|-
|(55794)||1993 TV14|| align=right|15,7|| align=right|2,544|| align=right|0,183|| align=right|1,61|| align=right|4,057||MBA||9. října 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(55795)||1993 TF18|| align=right|15,0|| align=right|2,582|| align=right|0,204|| align=right|3,33|| align=right|4,147||MBA||9. října 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(55796)||1994 AX13|| align=right|16,1|| align=right|2,651|| align=right|0,169|| align=right|2,97|| align=right|4,315||MBA||12. ledna 1994||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(55797)||1994 CN15|| align=right|14,4|| align=right|2,748|| align=right|0,082|| align=right|3,88|| align=right|4,555||MBA||8. února 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(55798)||1994 ES5|| align=right|14,8|| align=right|2,728|| align=right|0,117|| align=right|13,10|| align=right|4,504||MBA||9. března 1994||Caussols||E. W. Elst
|-
|(55799)||1994 EC6|| align=right|14,0|| align=right|2,748|| align=right|0,041|| align=right|5,09|| align=right|4,554||MBA||9. března 1994||Caussols||E. W. Elst
|-
|(55800)||1994 ED7|| align=right|14,6|| align=right|2,745|| align=right|0,054|| align=right|9,58|| align=right|4,548||MBA||9. března 1994||Caussols||E. W. Elst
|-
|(55801)||1994 PV4|| align=right|16,2|| align=right|2,301|| align=right|0,155|| align=right|6,30|| align=right|3,489||MBA||10. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(55802)||1994 PM6|| align=right|13,3|| align=right|3,171|| align=right|0,119|| align=right|20,82|| align=right|5,645||MBA||10. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(55803)||1994 PD7|| align=right|16,4|| align=right|2,246|| align=right|0,126|| align=right|7,31|| align=right|3,365||MBA||10. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(55804)||1994 PD13|| align=right|15,5|| align=right|2,286|| align=right|0,187|| align=right|8,90|| align=right|3,457||MBA||10. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(55805)||1994 PE15|| align=right|16,7|| align=right|2,257|| align=right|0,115|| align=right|5,36|| align=right|3,389||MBA||10. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(55806)||1994 PB26|| align=right|14,6|| align=right|3,204|| align=right|0,156|| align=right|3,67|| align=right|5,734||MBA||12. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(55807)||1994 PM38|| align=right|16,9|| align=right|2,193|| align=right|0,161|| align=right|2,19|| align=right|3,247||MBA||10. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(55808)||1994 RN|| align=right|14,6|| align=right|3,175|| align=right|0,042|| align=right|9,58|| align=right|5,656||MBA||7. září 1994||Stroncone||Stroncone
|-
|(55809)||1994 RW15|| align=right|15,9|| align=right|2,214|| align=right|0,176|| align=right|8,54|| align=right|3,293||MBA||3. září 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(55810)||1994 TC|| align=right|14,7|| align=right|2,324|| align=right|0,219|| align=right|23,06|| align=right|3,541||MBA||4. října 1994||Sormano||P. Sicoli; P. Ghezzi
|-
|(55811)||1994 TE12|| align=right|16,5|| align=right|2,362|| align=right|0,150|| align=right|3,79|| align=right|3,630||MBA||10. října 1994||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(55812)||1994 UC9|| align=right|16,0|| align=right|2,336|| align=right|0,055|| align=right|6,24|| align=right|3,569||MBA||28. října 1994||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(55813)||1994 VQ2|| align=right|15,7|| align=right|2,388|| align=right|0,179|| align=right|3,22|| align=right|3,690||MBA||8. listopadu 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(55814)||1994 YD|| align=right|14,5|| align=right|2,469|| align=right|0,128|| align=right|11,34|| align=right|3,878||MBA||24. prosince 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(55815)||1994 YU2|| align=right|14,9|| align=right|2,382|| align=right|0,236|| align=right|24,70|| align=right|3,676||MBA||31. prosince 1994||Siding Spring||D. I. Steel
|-
|(55816)||1995 CO|| align=right|15,2|| align=right|2,744|| align=right|0,038|| align=right|4,48|| align=right|4,546||MBA||4. února 1995||Stony Ridge||J. B. Child; J. E. Rogers
|-
|(55817)||1995 DA6|| align=right|14,8|| align=right|2,595|| align=right|0,202|| align=right|7,80|| align=right|4,179||MBA||24. února 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(55818)||1995 DG11|| align=right|15,0|| align=right|2,573|| align=right|0,120|| align=right|4,39|| align=right|4,126||MBA||25. února 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(55819)||1995 EF7|| align=right|15,6|| align=right|2,729|| align=right|0,052|| align=right|2,34|| align=right|4,508||MBA||2. března 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(55820)||1995 FW|| align=right|17,4|| align=right|1,929|| align=right|0,066|| align=right|18,92|| align=right|2,679||MBA||25. března 1995||Siding Spring||G. J. Garradd
|-
|(55821)||1995 JA1|| align=right|14,4|| align=right|2,633|| align=right|0,118|| align=right|15,12|| align=right|4,272||MBA||4. května 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(55822)||1995 LV|| align=right|15,1|| align=right|2,687|| align=right|0,049|| align=right|12,85|| align=right|4,404||MBA||4. června 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(55823)||1995 OF12|| align=right|14,5|| align=right|3,097|| align=right|0,190|| align=right|17,98|| align=right|5,450||MBA||22. července 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(55824)||1995 QN1|| align=right|15,4|| align=right|3,048|| align=right|0,042|| align=right|1,84|| align=right|5,321||MBA||19. srpna 1995||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(55825)||1995 SD4|| align=right|16,1|| align=right|2,153|| align=right|0,227|| align=right|3,94|| align=right|3,159||MBA||27. září 1995||Church Stretton||S. P. Laurie
|-
|(55826)||1995 SY7|| align=right|15,5|| align=right|2,912|| align=right|0,057|| align=right|7,46|| align=right|4,968||MBA||17. září 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(55827)||1995 SL43|| align=right|15,7|| align=right|3,132|| align=right|0,123|| align=right|2,81|| align=right|5,543||MBA||25. září 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(55828)||1995 UN6|| align=right|15,0|| align=right|3,140|| align=right|0,110|| align=right|8,66|| align=right|5,563||MBA||16. října 1995||San Marcello||A. Boattini; L. Tesi
|-
|(55829)||1995 UG12|| align=right|15,5|| align=right|2,978|| align=right|0,083|| align=right|1,31|| align=right|5,137||MBA||17. října 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(55830)||1995 WA19|| align=right|14,7|| align=right|3,236|| align=right|0,072|| align=right|13,18|| align=right|5,821||MBA||17. listopadu 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(55831)||1995 XL|| align=right|16,1|| align=right|2,207|| align=right|0,154|| align=right|3,38|| align=right|3,279||MBA||12. prosince 1995||Sudbury||D. di Cicco
|-
|(55832)||1996 GD17|| align=right|15,7|| align=right|2,302|| align=right|0,189|| align=right|25,37|| align=right|3,492||MBA||13. dubna 1996||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(55833)||1996 GM18|| align=right|16,3|| align=right|2,386|| align=right|0,134|| align=right|2,71|| align=right|3,685||MBA||15. dubna 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(55834)||1996 GW18|| align=right|16,4|| align=right|2,375|| align=right|0,177|| align=right|1,87|| align=right|3,659||MBA||15. dubna 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(55835)||1996 HH6|| align=right|15,8|| align=right|2,458|| align=right|0,118|| align=right|6,93|| align=right|3,854||MBA||17. dubna 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(55836)||1996 HW22|| align=right|16,4|| align=right|2,425|| align=right|0,184|| align=right|2,04|| align=right|3,776||MBA||20. dubna 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(55837)||1996 JV2|| align=right|14,9|| align=right|2,426|| align=right|0,150|| align=right|10,74|| align=right|3,777||MBA||15. května 1996||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(55838)||1996 LN|| align=right|15,8|| align=right|2,434|| align=right|0,200|| align=right|6,87|| align=right|3,797||MBA||7. června 1996||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(55839)||1996 LH1|| align=right|14,5|| align=right|2,526|| align=right|0,255|| align=right|13,23|| align=right|4,013||MBA||13. června 1996||Church Stretton||S. P. Laurie
|-
|(55840)||1996 NB2|| align=right|14,0|| align=right|2,649|| align=right|0,178|| align=right|10,59|| align=right|4,311||MBA||15. července 1996||Haleakala||NEAT
|-
|(55841)||1996 NW4|| align=right|15,1|| align=right|2,662|| align=right|0,090|| align=right|2,59|| align=right|4,342||MBA||14. července 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(55842)||1996 PU|| align=right|15,0|| align=right|2,426|| align=right|0,248|| align=right|10,70|| align=right|3,778||MBA||9. srpna 1996||Haleakala||NEAT
|-
|(55843)||1996 PD1|| align=right|15,1|| align=right|2,601|| align=right|0,056|| align=right|1,62|| align=right|4,193||MBA||9. srpna 1996||Loomberah||G. J. Garradd
|-
|(55844)||1996 RN2|| align=right|14,4|| align=right|1,926|| align=right|0,053|| align=right|18,37|| align=right|2,672||MBA||12. září 1996||Catalina Station||C. W. Hergenrother
|-
|(55845)||1996 RO2|| align=right|15,6|| align=right|2,535|| align=right|0,149|| align=right|14,64|| align=right|4,036||MBA||13. září 1996||Bologna||Osservatorio San Vittore
|-
|(55846)||1996 RJ5|| align=right|15,2|| align=right|2,748|| align=right|0,229|| align=right|6,32|| align=right|4,554||MBA||15. září 1996||Church Stretton||S. P. Laurie
|-
|(55847)||1996 SQ|| align=right|14,5|| align=right|2,999|| align=right|0,034|| align=right|10,12|| align=right|5,194||MBA||20. září 1996||Sudbury||D. di Cicco
|-
|(55848)||1996 SF6|| align=right|14,7|| align=right|2,565|| align=right|0,183|| align=right|8,48|| align=right|4,108||MBA||18. září 1996||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(55849)||1996 TZ11|| align=right|14,6|| align=right|2,734|| align=right|0,120|| align=right|12,67|| align=right|4,519||MBA||3. října 1996||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(55850)||1996 TV21|| align=right|15,5|| align=right|2,844|| align=right|0,102|| align=right|2,37|| align=right|4,797||MBA||6. října 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(55851)||1996 TA31|| align=right|15,2|| align=right|2,737|| align=right|0,102|| align=right|5,60|| align=right|4,528||MBA||8. října 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(55852)||1996 TS34|| align=right|16,1|| align=right|2,862|| align=right|0,080|| align=right|1,01|| align=right|4,841||MBA||10. října 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(55853)||1996 TF52|| align=right|13,4|| align=right|2,636|| align=right|0,109|| align=right|13,52|| align=right|4,280||MBA||5. října 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(55854)||1996 VS1|| align=right|14,1|| align=right|1,931|| align=right|0,090|| align=right|23,30|| align=right|2,683||MBA||8. listopadu 1996||Sormano||M. Cavagna; P. Chiavenna
|-
|(55855)||1996 VB7|| align=right|14,2|| align=right|2,971|| align=right|0,187|| align=right|14,18|| align=right|5,121||MBA||2. listopadu 1996||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(55856)||1996 VQ15|| align=right|15,2|| align=right|2,890|| align=right|0,093|| align=right|2,81|| align=right|4,912||MBA||5. listopadu 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(55857)||1996 XU2|| align=right|14,2|| align=right|3,088|| align=right|0,124|| align=right|7,48|| align=right|5,425||MBA||2. prosince 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(55858)||1996 XT20|| align=right|15,2|| align=right|3,037|| align=right|0,092|| align=right|8,83|| align=right|5,291||MBA||5. prosince 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(55859)||1997 AO8|| align=right|16,0|| align=right|2,749|| align=right|0,032|| align=right|1,67|| align=right|4,556||MBA||2. ledna 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(55860)||1997 BQ6|| align=right|15,4|| align=right|3,193|| align=right|0,129|| align=right|0,91|| align=right|5,706||MBA||31. ledna 1997||Ondřejov||L. Šarounová
|-
|(55861)||1997 CZ12|| align=right|14,4|| align=right|3,174|| align=right|0,043|| align=right|10,04|| align=right|5,654||MBA||4. února 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(55862)||1997 CV28|| align=right|16,2|| align=right|2,239|| align=right|0,114|| align=right|4,83|| align=right|3,351||MBA||6. února 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(55863)||1997 OM2|| align=right|15,3|| align=right|2,421|| align=right|0,187|| align=right|2,94|| align=right|3,766||MBA||31. července 1997||Caussols||ODAS
|-
|(55864)||1997 PC|| align=right|15,4|| align=right|2,409|| align=right|0,203|| align=right|2,10|| align=right|3,737||MBA||1. srpna 1997||Haleakala||NEAT
|-
|(55865)||1997 PZ|| align=right|15,9|| align=right|2,290|| align=right|0,079|| align=right|3,73|| align=right|3,465||MBA||3. srpna 1997||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(55866)||1997 PV4|| align=right|15,3|| align=right|2,271|| align=right|0,185|| align=right|8,29|| align=right|3,423||MBA||11. srpna 1997||Mallorca||A. Lopez; R. Pacheco
|-
|(55867)||1997 RX2|| align=right|16,3|| align=right|2,312|| align=right|0,118|| align=right|6,81|| align=right|3,515||MBA||3. září 1997||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(55868)||1997 SH31|| align=right|16,4|| align=right|2,416|| align=right|0,140|| align=right|0,51|| align=right|3,756||MBA||28. září 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(55869)||1997 TB2|| align=right|16,0|| align=right|2,334|| align=right|0,161|| align=right|4,29|| align=right|3,564||MBA||3. října 1997||Caussols||ODAS
|-
|(55870)||1997 TD26|| align=right|14,8|| align=right|2,725|| align=right|0,208|| align=right|9,72|| align=right|4,497||MBA||11. října 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(55871)||1997 UE1|| align=right|15,0|| align=right|2,582|| align=right|0,321|| align=right|6,01|| align=right|4,147||MBA||21. října 1997||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(55872)||1997 UW5|| align=right|14,3|| align=right|2,755|| align=right|0,165|| align=right|7,90|| align=right|4,572||MBA||21. října 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(55873) Shiomidake||1997 UP7|| align=right|14,7|| align=right|2,571|| align=right|0,233|| align=right|2,50|| align=right|4,122||MBA||26. října 1997||Mishima||M. Akiyama
|-
|(55874) Brlka||1997 UL9|| align=right|14,8|| align=right|2,607|| align=right|0,219|| align=right|14,30|| align=right|4,209||MBA||28. října 1997||Ondřejov||P. Pravec
|-
|(55875) Hirohatagaoka||1997 VH|| align=right|15,1|| align=right|2,602|| align=right|0,212|| align=right|5,89|| align=right|4,197||MBA||1. listopadu 1997||Hadano||A. Asami
|-
|(55876)||1997 VH3|| align=right|14,9|| align=right|2,616|| align=right|0,037|| align=right|3,79|| align=right|4,231||MBA||6. listopadu 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(55877)||1997 VZ6|| align=right|15,2|| align=right|2,567|| align=right|0,202|| align=right|2,39|| align=right|4,112||MBA||4. listopadu 1997||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(55878)||1997 VX7|| align=right|14,8|| align=right|2,436|| align=right|0,084|| align=right|7,85|| align=right|3,802||MBA||3. listopadu 1997||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(55879)||1997 WG|| align=right|15,1|| align=right|2,581|| align=right|0,190|| align=right|5,05|| align=right|4,145||MBA||18. listopadu 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(55880)||1997 WS|| align=right|14,7|| align=right|2,560|| align=right|0,147|| align=right|14,70|| align=right|4,096||MBA||18. listopadu 1997||Prescott||P. G. Comba
|-
|(55881)||1997 WU1|| align=right|13,6|| align=right|2,365|| align=right|0,260|| align=right|14,18|| align=right|3,637||MBA||19. listopadu 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(55882)||1997 WY1|| align=right|15,5|| align=right|2,423|| align=right|0,119|| align=right|5,28|| align=right|3,772||MBA||20. listopadu 1997||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(55883)||1997 WF8|| align=right|14,5|| align=right|2,589|| align=right|0,182|| align=right|8,35|| align=right|4,166||MBA||23. listopadu 1997||Chichibu||N. Sato
|-
|(55884)||1997 WG9|| align=right|15,8|| align=right|2,563|| align=right|0,045|| align=right|14,53|| align=right|4,103||MBA||21. listopadu 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(55885)||1997 WV18|| align=right|16,0|| align=right|2,594|| align=right|0,127|| align=right|4,29|| align=right|4,176||MBA||23. listopadu 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(55886)||1997 WT35|| align=right|14,1|| align=right|2,662|| align=right|0,145|| align=right|12,60|| align=right|4,344||MBA||29. listopadu 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(55887)||1997 WE37|| align=right|14,1|| align=right|2,626|| align=right|0,134|| align=right|5,63|| align=right|4,254||MBA||29. listopadu 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(55888)||1997 WG44|| align=right|14,2|| align=right|2,630|| align=right|0,136|| align=right|6,69|| align=right|4,264||MBA||29. listopadu 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(55889)||1997 WD52|| align=right|14,9|| align=right|2,566|| align=right|0,073|| align=right|23,75|| align=right|4,110||MBA||29. listopadu 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(55890)||1997 WO54|| align=right|15,3|| align=right|2,409|| align=right|0,235|| align=right|6,26|| align=right|3,737||MBA||29. listopadu 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(55891)||1997 XF3|| align=right|14,8|| align=right|2,549|| align=right|0,184|| align=right|3,45|| align=right|4,068||MBA||3. prosince 1997||Caussols||ODAS
|-
|(55892)||1997 XQ5|| align=right|15,0|| align=right|2,784|| align=right|0,298|| align=right|7,71|| align=right|4,646||MBA||1. prosince 1997||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(55893)||1997 YL|| align=right|13,7|| align=right|2,753|| align=right|0,249|| align=right|16,43|| align=right|4,567||MBA||20. prosince 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(55894)||1997 YS3|| align=right|15,0|| align=right|2,550|| align=right|0,209|| align=right|6,00|| align=right|4,073||MBA||22. prosince 1997||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(55895)||1998 AP|| align=right|14,0|| align=right|2,791|| align=right|0,156|| align=right|8,87|| align=right|4,663||MBA||5. ledna 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(55896)||1998 AM5|| align=right|14,2|| align=right|3,070|| align=right|0,076|| align=right|10,56|| align=right|5,378||MBA||8. ledna 1998||Caussols||ODAS
|-
|(55897)||1998 AH6|| align=right|14,0|| align=right|2,905|| align=right|0,048|| align=right|1,28|| align=right|4,951||MBA||8. ledna 1998||Caussols||ODAS
|-
|(55898)||1998 AG10|| align=right|14,1|| align=right|2,656|| align=right|0,138|| align=right|8,78|| align=right|4,329||MBA||15. ledna 1998||Caussols||ODAS
|-
|(55899)||1998 BJ10|| align=right|15,0|| align=right|2,672|| align=right|0,124|| align=right|12,69|| align=right|4,368||MBA||24. ledna 1998||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(55900)||1998 CQ|| align=right|15,1|| align=right|2,726|| align=right|0,068|| align=right|6,14|| align=right|4,500||MBA||3. února 1998||Modra||A. Galád; A. Pravda
|-
|(55901)||1998 CL2|| align=right|14,6|| align=right|2,593|| align=right|0,215|| align=right|5,68|| align=right|4,176||MBA||15. února 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(55902)||1998 CO2|| align=right|14,3|| align=right|2,659|| align=right|0,132|| align=right|11,21|| align=right|4,334||MBA||15. února 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(55903)||1998 DN|| align=right|14,8|| align=right|2,941|| align=right|0,115|| align=right|18,49|| align=right|5,043||MBA||17. února 1998||Campo Catino||Campo Catino
|-
|(55904)||1998 DR1|| align=right|15,6|| align=right|2,864|| align=right|0,071|| align=right|2,57|| align=right|4,846||MBA||20. února 1998||Kleť||Klet
|-
|(55905)||1998 DD3|| align=right|14,7|| align=right|3,034|| align=right|0,220|| align=right|7,85|| align=right|5,285||MBA||21. února 1998||Kleť||Klet
|-
|(55906)||1998 DS20|| align=right|14,8|| align=right|3,195|| align=right|0,142|| align=right|15,55|| align=right|5,710||MBA||28. února 1998||Prescott||P. G. Comba
|-
|(55907)||1998 DW27|| align=right|13,5|| align=right|3,238|| align=right|0,065|| align=right|20,95|| align=right|5,826||MBA||23. února 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(55908)||1998 EV4|| align=right|16,1|| align=right|2,917|| align=right|0,060|| align=right|0,91|| align=right|4,982||MBA||1. března 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(55909)||1998 EB11|| align=right|14,6|| align=right|3,025|| align=right|0,088|| align=right|12,22|| align=right|5,260||MBA||1. března 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(55910)||1998 EN12|| align=right|14,1|| align=right|3,116|| align=right|0,078|| align=right|10,81|| align=right|5,501||MBA||1. března 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(55911)||1998 EP12|| align=right|14,2|| align=right|2,791|| align=right|0,047|| align=right|5,46|| align=right|4,663||MBA||1. března 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(55912)||1998 FD9|| align=right|13,8|| align=right|3,116|| align=right|0,142|| align=right|12,98|| align=right|5,498||MBA||22. března 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(55913)||1998 FL12|| align=right|15,5|| align=right|1,930|| align=right|0,089|| align=right|21,77|| align=right|2,681||MBA||26. března 1998||Caussols||ODAS
|-
|(55914)||1998 FV14|| align=right|14,6|| align=right|3,156|| align=right|0,164|| align=right|10,28|| align=right|5,605||MBA||26. března 1998||Caussols||ODAS
|-
|(55915)||1998 FB17|| align=right|14,4|| align=right|2,647|| align=right|0,091|| align=right|12,52|| align=right|4,306||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(55916)||1998 FM25|| align=right|13,5|| align=right|3,201|| align=right|0,225|| align=right|16,64|| align=right|5,726||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(55917)||1998 FN30|| align=right|14,4|| align=right|3,082|| align=right|0,122|| align=right|10,73|| align=right|5,409||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(55918)||1998 FP30|| align=right|14,2|| align=right|2,933|| align=right|0,183|| align=right|15,90|| align=right|5,022||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(55919)||1998 FA39|| align=right|13,7|| align=right|3,011|| align=right|0,083|| align=right|10,14|| align=right|5,223||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(55920)||1998 FM43|| align=right|15,0|| align=right|3,031|| align=right|0,042|| align=right|9,72|| align=right|5,276||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(55921)||1998 FK50|| align=right|14,8|| align=right|2,965|| align=right|0,089|| align=right|10,10|| align=right|5,106||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(55922)||1998 FL51|| align=right|14,2|| align=right|3,095|| align=right|0,181|| align=right|2,76|| align=right|5,444||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(55923)||1998 FD55|| align=right|14,1|| align=right|2,999|| align=right|0,057|| align=right|8,65|| align=right|5,192||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(55924)||1998 FE55|| align=right|14,2|| align=right|3,097|| align=right|0,078|| align=right|11,33|| align=right|5,450||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(55925)||1998 FY57|| align=right|14,4|| align=right|2,994|| align=right|0,075|| align=right|8,53|| align=right|5,181||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(55926)||1998 FE60|| align=right|14,2|| align=right|3,091|| align=right|0,190|| align=right|10,98|| align=right|5,434||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(55927)||1998 FN60|| align=right|14,0|| align=right|3,035|| align=right|0,095|| align=right|9,76|| align=right|5,286||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(55928)||1998 FG64|| align=right|15,1|| align=right|3,038|| align=right|0,088|| align=right|9,48|| align=right|5,295||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(55929)||1998 FW64|| align=right|13,2|| align=right|3,178|| align=right|0,119|| align=right|17,14|| align=right|5,665||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(55930)||1998 FY64|| align=right|13,8|| align=right|2,854|| align=right|0,100|| align=right|14,98|| align=right|4,820||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(55931)||1998 FM67|| align=right|14,3|| align=right|3,120|| align=right|0,017|| align=right|9,65|| align=right|5,509||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(55932)||1998 FE68|| align=right|14,7|| align=right|3,175|| align=right|0,151|| align=right|2,10|| align=right|5,656||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(55933)||1998 FD73|| align=right|15,5|| align=right|3,038|| align=right|0,253|| align=right|4,06|| align=right|5,293||MBA||30. března 1998||Ondřejov||P. Pravec; M. Wolf
|-
|(55934)||1998 FF73|| align=right|15,8|| align=right|1,940|| align=right|0,088|| align=right|19,57|| align=right|2,701||MBA||28. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(55935)||1998 FO74|| align=right|14,7|| align=right|2,759|| align=right|0,078|| align=right|9,53|| align=right|4,581||MBA||24. března 1998||Bergisch Gladbach||W. Bickel
|-
|(55936)||1998 FO76|| align=right|14,3|| align=right|3,067|| align=right|0,112|| align=right|6,63|| align=right|5,371||MBA||24. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(55937)||1998 FN105|| align=right|14,0|| align=right|2,981|| align=right|0,105|| align=right|9,12|| align=right|5,147||MBA||31. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(55938)||1998 FO113|| align=right|13,8|| align=right|3,102|| align=right|0,020|| align=right|8,35|| align=right|5,463||MBA||31. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(55939)||1998 FD118|| align=right|14,1|| align=right|2,994|| align=right|0,119|| align=right|8,74|| align=right|5,179||MBA||31. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(55940)||1998 GU8|| align=right|13,0|| align=right|3,166|| align=right|0,126|| align=right|27,50|| align=right|5,633||MBA||2. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(55941)||1998 HS4|| align=right|15,2|| align=right|3,107|| align=right|0,102|| align=right|6,75|| align=right|5,475||MBA||23. dubna 1998||Kleť||Klet
|-
|(55942)||1998 HJ12|| align=right|14,5|| align=right|3,091|| align=right|0,124|| align=right|7,59|| align=right|5,432||MBA||19. dubna 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(55943)||1998 HJ15|| align=right|13,7|| align=right|3,184|| align=right|0,105|| align=right|21,11|| align=right|5,682||MBA||20. dubna 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(55944)||1998 HP18|| align=right|14,7|| align=right|3,016|| align=right|0,055|| align=right|9,93|| align=right|5,237||MBA||18. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(55945)||1998 HF23|| align=right|14,0|| align=right|3,135|| align=right|0,150|| align=right|11,11|| align=right|5,550||MBA||20. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(55946)||1998 HP24|| align=right|13,0|| align=right|3,184|| align=right|0,197|| align=right|17,75|| align=right|5,680||MBA||22. dubna 1998||Višnjan||Visnjan
|-
|(55947)||1998 HQ42|| align=right|12,9|| align=right|3,198|| align=right|0,030|| align=right|21,64|| align=right|5,719||MBA||23. dubna 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(55948)||1998 HY45|| align=right|14,0|| align=right|3,174|| align=right|0,017|| align=right|11,57|| align=right|5,653||MBA||20. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(55949)||1998 HZ45|| align=right|14,4|| align=right|3,190|| align=right|0,184|| align=right|1,20|| align=right|5,696||MBA||20. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(55950)||1998 HG58|| align=right|15,2|| align=right|3,176|| align=right|0,124|| align=right|1,84|| align=right|5,659||MBA||21. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(55951)||1998 HP58|| align=right|15,1|| align=right|3,205|| align=right|0,108|| align=right|2,01|| align=right|5,736||MBA||21. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(55952)||1998 HR61|| align=right|14,9|| align=right|3,118|| align=right|0,148|| align=right|2,15|| align=right|5,506||MBA||21. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(55953)||1998 HG65|| align=right|14,8|| align=right|3,162|| align=right|0,102|| align=right|3,59|| align=right|5,621||MBA||21. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(55954)||1998 HX68|| align=right|14,7|| align=right|2,741|| align=right|0,094|| align=right|12,21|| align=right|4,538||MBA||21. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(55955)||1998 HJ81|| align=right|14,5|| align=right|3,213|| align=right|0,151|| align=right|2,58|| align=right|5,759||MBA||21. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(55956)||1998 HO100|| align=right|12,4|| align=right|3,177|| align=right|0,085|| align=right|15,55|| align=right|5,662||MBA||21. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(55957)||1998 HZ100|| align=right|13,8|| align=right|3,049|| align=right|0,145|| align=right|12,00|| align=right|5,322||MBA||21. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(55958)||1998 HK109|| align=right|13,9|| align=right|3,163|| align=right|0,134|| align=right|28,13|| align=right|5,624||MBA||23. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(55959)||1998 HC126|| align=right|14,6|| align=right|3,196|| align=right|0,143|| align=right|23,34|| align=right|5,714||MBA||23. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(55960)||1998 HX133|| align=right|13,9|| align=right|3,148|| align=right|0,018|| align=right|13,21|| align=right|5,586||MBA||19. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(55961)||1998 HB143|| align=right|13,5|| align=right|3,202|| align=right|0,047|| align=right|16,19|| align=right|5,728||MBA||21. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(55962)||1998 HA152|| align=right|13,8|| align=right|3,121|| align=right|0,148|| align=right|17,87|| align=right|5,514||MBA||19. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(55963)||1998 HV152|| align=right|14,9|| align=right|3,157|| align=right|0,101|| align=right|5,46|| align=right|5,608||MBA||22. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(55964)||1998 KB2|| align=right|15,4|| align=right|1,943|| align=right|0,097|| align=right|19,85|| align=right|2,709||MBA||22. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(55965)||1998 KN14|| align=right|13,5|| align=right|2,971|| align=right|0,214|| align=right|13,34|| align=right|5,120||MBA||22. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(55966)||1998 KV14|| align=right|14,7|| align=right|3,089|| align=right|0,213|| align=right|4,15|| align=right|5,427||MBA||22. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(55967)||1998 KT47|| align=right|13,2|| align=right|3,186|| align=right|0,071|| align=right|18,52|| align=right|5,687||MBA||22. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(55968)||1998 KV54|| align=right|12,9|| align=right|3,124|| align=right|0,105|| align=right|23,17|| align=right|5,521||MBA||23. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(55969)||1998 KH56|| align=right|15,8|| align=right|1,921|| align=right|0,158|| align=right|25,75|| align=right|2,661||MBA||27. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(55970)||1998 NO1|| align=right|16,1|| align=right|2,319|| align=right|0,255|| align=right|3,89|| align=right|3,530||MBA||2. července 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(55971)||1998 OA9|| align=right|16,6|| align=right|2,132|| align=right|0,187|| align=right|1,92|| align=right|3,112||MBA||26. července 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(55972)||1998 QS20|| align=right|16,2|| align=right|2,165|| align=right|0,175|| align=right|1,01|| align=right|3,185||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(55973)||1998 QA49|| align=right|15,7|| align=right|2,204|| align=right|0,171|| align=right|6,96|| align=right|3,272||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(55974)||1998 QK72|| align=right|13,8|| align=right|3,123|| align=right|0,035|| align=right|14,33|| align=right|5,519||MBA||24. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(55975)||1998 QB94|| align=right|15,6|| align=right|2,213|| align=right|0,227|| align=right|7,18|| align=right|3,292||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(55976)||1998 RE5|| align=right|16,3|| align=right|2,166|| align=right|0,220|| align=right|4,67|| align=right|3,187||MBA||15. září 1998||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(55977)||1998 RJ19|| align=right|15,9|| align=right|2,388|| align=right|0,192|| align=right|2,35|| align=right|3,689||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(55978)||1998 RN52|| align=right|16,3|| align=right|2,186|| align=right|0,159|| align=right|6,92|| align=right|3,232||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(55979)||1998 RP54|| align=right|16,0|| align=right|2,242|| align=right|0,168|| align=right|3,60|| align=right|3,357||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(55980)||1998 RG61|| align=right|15,0|| align=right|2,247|| align=right|0,165|| align=right|4,42|| align=right|3,367||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(55981)||1998 RO61|| align=right|16,8|| align=right|2,222|| align=right|0,174|| align=right|3,33|| align=right|3,311||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(55982)||1998 RS61|| align=right|15,7|| align=right|2,252|| align=right|0,107|| align=right|7,15|| align=right|3,379||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(55983)||1998 RC72|| align=right|16,7|| align=right|2,155|| align=right|0,115|| align=right|1,36|| align=right|3,162||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(55984)||1998 RZ77|| align=right|15,7|| align=right|2,165|| align=right|0,178|| align=right|3,26|| align=right|3,184||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(55985)||1998 RU79|| align=right|16,0|| align=right|2,211|| align=right|0,104|| align=right|7,03|| align=right|3,287||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(55986)||1998 ST24|| align=right|15,8|| align=right|2,217|| align=right|0,130|| align=right|4,68|| align=right|3,300||MBA||17. září 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(55987)||1998 SO27|| align=right|14,2|| align=right|2,274|| align=right|0,237|| align=right|23,39|| align=right|3,429||MBA||24. září 1998||Catalina||CSS
|-
|(55988)||1998 SD47|| align=right|16,3|| align=right|2,279|| align=right|0,089|| align=right|4,30|| align=right|3,440||MBA||25. září 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(55989)||1998 SA62|| align=right|14,7|| align=right|2,387|| align=right|0,142|| align=right|5,40|| align=right|3,688||MBA||18. září 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(55990)||1998 SQ71|| align=right|16,3|| align=right|2,168|| align=right|0,042|| align=right|4,20|| align=right|3,191||MBA||21. září 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(55991)||1998 SL78|| align=right|14,6|| align=right|3,038|| align=right|0,214|| align=right|13,21|| align=right|5,294||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(55992)||1998 SX82|| align=right|14,9|| align=right|2,711|| align=right|0,039|| align=right|9,71|| align=right|4,462||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(55993)||1998 SZ102|| align=right|16,3|| align=right|2,464|| align=right|0,125|| align=right|6,92|| align=right|3,868||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(55994)||1998 SR105|| align=right|14,6|| align=right|3,187|| align=right|0,123|| align=right|3,16|| align=right|5,689||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(55995)||1998 SK107|| align=right|16,5|| align=right|2,285|| align=right|0,253|| align=right|5,57|| align=right|3,454||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(55996)||1998 SC110|| align=right|15,5|| align=right|2,237|| align=right|0,112|| align=right|3,19|| align=right|3,346||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(55997)||1998 SB128|| align=right|15,0|| align=right|2,747|| align=right|0,083|| align=right|4,99|| align=right|4,553||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(55998)||1998 SQ135|| align=right|15,9|| align=right|2,185|| align=right|0,123|| align=right|5,44|| align=right|3,230||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(55999)||1998 SK144|| align=right|15,4|| align=right|2,187|| align=right|0,085|| align=right|5,93|| align=right|3,233||MBA||18. září 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(56000) Mesopotamia||1998 SN144|| align=right|15,3|| align=right|2,370|| align=right|0,170|| align=right|8,38|| align=right|3,648||MBA||20. září 1998||La Silla||E. W. Elst
|}

Poznámky: Prov. ozn. – první provizorní označení planetky; Abs. mag. – absolutní hvězdná velikost;
a – velká poloosa dráhy v astronomických jednotkách; e – excentricita dráhy;
i – sklon dráhy ve stupních; P – doba oběhu v rocích; – Typ obj. – klasifikace objektu do rodiny, kódy pro označení tříd:
APL – Apollonova skupina,
CBW – kubewano,
CNT – skupina kentaurů,
HLD – Hildina skupina,
JUT – Jupiterův troján,
MBA – planetka v hlavním pásu,
PLT – plutíno.

Data použita se svolením / Data used with permission
© IAU: Minor Planet Center.

Seznamy planetek